|-
|(46001)||2001 CG1|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,081|| align=right|5,81|| align=right|3,538||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46002)||2001 CB3|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,076|| align=right|7,17|| align=right|3,411||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46003)||2001 CF3|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,135|| align=right|5,97|| align=right|3,561||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46004)||2001 CF4|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,164|| align=right|19,64|| align=right|3,450||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46005)||2001 CR7|| align=right|13,6|| align=right|2,675|| align=right|0,186|| align=right|9,51|| align=right|4,375||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46006)||2001 CB11|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,146|| align=right|3,02|| align=right|3,790||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46007)||2001 CG12|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,072|| align=right|7,89|| align=right|3,448||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46008)||2001 CY12|| align=right|13,6|| align=right|2,588|| align=right|0,146|| align=right|13,84|| align=right|4,164||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46009)||2001 CE13|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,196|| align=right|5,55|| align=right|3,378||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46010)||2001 CU16|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,195|| align=right|5,92|| align=right|4,079||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46011)||2001 CM19|| align=right|15,4|| align=right|2,786|| align=right|0,042|| align=right|4,68|| align=right|4,650||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46012)||2001 CM26|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,028|| align=right|11,23|| align=right|5,366||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46013)||2001 CP26|| align=right|13,9|| align=right|2,985|| align=right|0,041|| align=right|10,91|| align=right|5,157||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46014)||2001 CF27|| align=right|14,9|| align=right|2,475|| align=right|0,144|| align=right|6,67|| align=right|3,894||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46015)||2001 CJ36|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,063|| align=right|7,42|| align=right|3,712||MBA||15. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46016)||2001 CP41|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,128|| align=right|4,95|| align=right|3,629||MBA||15. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(46017)||2001 DP3|| align=right|15,1|| align=right|3,115|| align=right|0,142|| align=right|6,84|| align=right|5,498||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46018)||2001 DX6|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,038|| align=right|2,66|| align=right|4,436||MBA||16. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(46019)||2001 DT9|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,029|| align=right|14,02|| align=right|4,219||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46020)||2001 DL11|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,102|| align=right|3,66|| align=right|3,497||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46021)||2001 DZ14|| align=right|14,5|| align=right|2,340|| align=right|0,112|| align=right|11,84|| align=right|3,579||MBA||17. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(46022)||2001 DE16|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,194|| align=right|6,56|| align=right|4,166||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46023)||2001 DN16|| align=right|15,2|| align=right|2,251|| align=right|0,158|| align=right|8,00|| align=right|3,377||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46024)||2001 DC18|| align=right|13,3|| align=right|3,142|| align=right|0,230|| align=right|18,33|| align=right|5,569||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46025)||2001 DQ18|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,069|| align=right|10,39|| align=right|4,169||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46026)||2001 DJ20|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,174|| align=right|13,78|| align=right|4,267||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46027)||2001 DG21|| align=right|13,9|| align=right|2,753|| align=right|0,253|| align=right|15,77|| align=right|4,567||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46028)||2001 DT21|| align=right|14,8|| align=right|2,705|| align=right|0,154|| align=right|11,23|| align=right|4,447||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46029)||2001 DF22|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,099|| align=right|14,13|| align=right|4,229||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46030)||2001 DQ25|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,191|| align=right|3,23|| align=right|3,682||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46031)||2001 DB29|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,204|| align=right|3,30|| align=right|3,659||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46032)||2001 DM29|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,012|| align=right|3,21|| align=right|3,443||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46033)||2001 DG31|| align=right|14,8|| align=right|2,754|| align=right|0,157|| align=right|13,46|| align=right|4,570||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46034)||2001 DR31|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,130|| align=right|4,15|| align=right|3,764||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46035)||2001 DM32|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,091|| align=right|6,46|| align=right|3,535||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46036)||2001 DS32|| align=right|16,2|| align=right|2,157|| align=right|0,091|| align=right|4,10|| align=right|3,168||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46037)||2001 DF33|| align=right|13,9|| align=right|2,761|| align=right|0,353|| align=right|30,42|| align=right|4,587||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46038)||2001 DH33|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,057|| align=right|6,49|| align=right|3,324||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46039)||2001 DW39|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,117|| align=right|6,76|| align=right|3,741||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46040)||2001 DT44|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,125|| align=right|1,17|| align=right|5,416||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46041)||2001 DX46|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,138|| align=right|12,63|| align=right|4,123||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46042)||2001 DK54|| align=right|15,3|| align=right|2,387|| align=right|0,091|| align=right|6,46|| align=right|3,687||MBA||21. února 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(46043)||2001 DR64|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,210|| align=right|4,94|| align=right|4,190||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46044)||2001 DP68|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,086|| align=right|0,58|| align=right|4,219||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46045)||2001 DU68|| align=right|14,0|| align=right|3,203|| align=right|0,093|| align=right|7,40|| align=right|5,730||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46046)||2001 DM70|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,086|| align=right|6,51|| align=right|3,754||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46047)||2001 DN70|| align=right|13,5|| align=right|3,019|| align=right|0,319|| align=right|12,18|| align=right|5,244||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46048)||2001 DJ71|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,208|| align=right|2,44|| align=right|3,674||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46049)||2001 DL73|| align=right|16,4|| align=right|2,190|| align=right|0,132|| align=right|3,12|| align=right|3,239||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46050)||2001 DM74|| align=right|14,9|| align=right|2,990|| align=right|0,243|| align=right|1,17|| align=right|5,169||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46051)||2001 DQ74|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,178|| align=right|6,12|| align=right|4,075||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46052)||2001 DD76|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,195|| align=right|4,02|| align=right|3,247||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46053) Davidpatterson||2001 DB77|| align=right|16,2|| align=right|2,136|| align=right|0,088|| align=right|3,83|| align=right|3,121||MBA||21. února 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(46054)||2001 DC80|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,140|| align=right|16,63|| align=right|5,345||MBA||22. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46055)||2001 DA83|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,091|| align=right|2,70|| align=right|4,173||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46056)||2001 DD87|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,094|| align=right|13,86|| align=right|4,311||MBA||23. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46057)||2001 DT87|| align=right|14,1|| align=right|2,544|| align=right|0,169|| align=right|7,08|| align=right|4,056||MBA||21. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46058)||2001 DE88|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,155|| align=right|11,81|| align=right|4,316||MBA||24. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46059)||2001 DJ88|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,160|| align=right|7,09|| align=right|3,426||MBA||25. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46060)||2001 DL88|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,031|| align=right|9,15|| align=right|5,113||MBA||26. února 2001||Cerro Tololo||Deep Lens Survey
|-
|(46061)||2001 DC90|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,113|| align=right|14,10|| align=right|4,130||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46062)||2001 DT91|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,170|| align=right|10,94|| align=right|4,411||MBA||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46063)||2001 DV91|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,200|| align=right|8,33|| align=right|3,615||MBA||20. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46064)||2001 DH92|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,198|| align=right|14,05|| align=right|5,392||MBA||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46065)||2001 DB93|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,094|| align=right|5,99|| align=right|3,615||MBA||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46066)||2001 DV95|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,147|| align=right|3,66|| align=right|3,768||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46067)||2001 DY99|| align=right|14,2|| align=right|3,235|| align=right|0,079|| align=right|15,59|| align=right|5,817||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46068)||2001 DM100|| align=right|16,5|| align=right|2,159|| align=right|0,096|| align=right|1,06|| align=right|3,173||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46069)||2001 DY100|| align=right|15,8|| align=right|2,461|| align=right|0,149|| align=right|9,18|| align=right|3,861||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46070)||2001 DV101|| align=right|15,6|| align=right|2,206|| align=right|0,137|| align=right|6,37|| align=right|3,276||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46071)||2001 DQ103|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,126|| align=right|4,67|| align=right|5,355||MBA||16. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46072)||2001 EJ|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,145|| align=right|8,38|| align=right|5,703||MBA||2. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(46073)||2001 EA1|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,081|| align=right|7,00|| align=right|3,831||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46074)||2001 EK1|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,225|| align=right|9,68|| align=right|4,491||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46075)||2001 EK3|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,092|| align=right|7,78|| align=right|3,647||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46076)||2001 EH4|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,067|| align=right|5,22|| align=right|4,616||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46077)||2001 EJ5|| align=right|14,1|| align=right|3,053|| align=right|0,084|| align=right|9,15|| align=right|5,333||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46078)||2001 ET6|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,156|| align=right|5,60|| align=right|4,123||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46079)||2001 EB7|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,092|| align=right|3,66|| align=right|3,673||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46080)||2001 EV9|| align=right|15,4|| align=right|2,742|| align=right|0,074|| align=right|4,46|| align=right|4,539||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46081)||2001 EB10|| align=right|15,2|| align=right|2,814|| align=right|0,075|| align=right|2,89|| align=right|4,720||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46082)||2001 EC10|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,051|| align=right|3,62|| align=right|4,237||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46083)||2001 ED10|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,273|| align=right|9,21|| align=right|4,571||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46084)||2001 EU10|| align=right|13,9|| align=right|3,003|| align=right|0,144|| align=right|10,93|| align=right|5,204||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46085)||2001 EL11|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,135|| align=right|14,88|| align=right|4,313||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46086)||2001 EN11|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,063|| align=right|13,48|| align=right|5,553||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46087)||2001 EQ11|| align=right|13,5|| align=right|2,617|| align=right|0,086|| align=right|14,13|| align=right|4,234||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46088)||2001 EO12|| align=right|13,3|| align=right|3,015|| align=right|0,156|| align=right|18,03|| align=right|5,233||MBA||4. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46089)||2001 EC14|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,143|| align=right|14,30|| align=right|4,223||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46090)||2001 EJ15|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,177|| align=right|5,25|| align=right|3,435||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46091)||2001 ES15|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,186|| align=right|11,70|| align=right|4,488||MBA||15. března 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46092)||2001 EP16|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,140|| align=right|12,59|| align=right|4,547||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46093)||2001 EL17|| align=right|13,4|| align=right|2,651|| align=right|0,206|| align=right|28,82|| align=right|4,315||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46094)||2001 EX21|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,085|| align=right|10,49|| align=right|5,371||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46095) Frédérickoby||2001 ER25|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,073|| align=right|10,80|| align=right|5,647||MBA||15. března 2001||Vicques||Vicques
|-
|(46096)||2001 FB|| align=right|15,1|| align=right|1,930|| align=right|0,122|| align=right|26,93|| align=right|2,682||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46097)||2001 FN1|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,147|| align=right|7,45|| align=right|3,535||MBA||19. března 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(46098)||2001 FH2|| align=right|15,8|| align=right|2,179|| align=right|0,062|| align=right|4,91|| align=right|3,216||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46099)||2001 FD5|| align=right|14,8|| align=right|2,371|| align=right|0,229|| align=right|23,35|| align=right|3,650||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46100)||2001 FD6|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,190|| align=right|2,16|| align=right|5,648||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46101)||2001 FK8|| align=right|13,6|| align=right|3,116|| align=right|0,081|| align=right|12,33|| align=right|5,499||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46102)||2001 FR9|| align=right|13,6|| align=right|2,978|| align=right|0,112|| align=right|9,52|| align=right|5,137||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46103)||2001 FQ12|| align=right|14,4|| align=right|2,766|| align=right|0,044|| align=right|2,80|| align=right|4,599||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46104)||2001 FR12|| align=right|13,4|| align=right|3,047|| align=right|0,065|| align=right|12,78|| align=right|5,319||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46105)||2001 FQ14|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,047|| align=right|9,29|| align=right|5,666||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46106)||2001 FA16|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,082|| align=right|8,16|| align=right|3,684||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46107)||2001 FP17|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,083|| align=right|6,46|| align=right|3,796||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46108)||2001 FW18|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,183|| align=right|2,04|| align=right|3,357||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46109)||2001 FG23|| align=right|13,4|| align=right|3,181|| align=right|0,149|| align=right|4,43|| align=right|5,672||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46110)||2001 FK23|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,120|| align=right|4,48|| align=right|3,609||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46111)||2001 FR24|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,161|| align=right|12,10|| align=right|4,417||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46112)||2001 FA26|| align=right|14,3|| align=right|2,782|| align=right|0,198|| align=right|13,03|| align=right|4,638||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46113)||2001 FT29|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,131|| align=right|15,26|| align=right|4,215||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46114)||2001 FX29|| align=right|14,8|| align=right|2,717|| align=right|0,171|| align=right|13,13|| align=right|4,478||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46115)||2001 FP33|| align=right|13,7|| align=right|2,990|| align=right|0,042|| align=right|10,90|| align=right|5,170||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46116)||2001 FY33|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,097|| align=right|3,93|| align=right|3,289||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46117)||2001 FD34|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,078|| align=right|5,23|| align=right|3,496||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46118)||2001 FL34|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,107|| align=right|5,23|| align=right|3,393||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46119)||2001 FU34|| align=right|15,4|| align=right|2,466|| align=right|0,199|| align=right|2,89|| align=right|3,871||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46120)||2001 FY34|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,269|| align=right|8,01|| align=right|3,676||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46121)||2001 FB36|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,081|| align=right|5,73|| align=right|4,478||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46122)||2001 FJ37|| align=right|15,2|| align=right|2,600|| align=right|0,149|| align=right|7,00|| align=right|4,193||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46123)||2001 FW37|| align=right|14,1|| align=right|2,763|| align=right|0,037|| align=right|18,78|| align=right|4,592||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46124)||2001 FU40|| align=right|14,8|| align=right|2,447|| align=right|0,210|| align=right|1,66|| align=right|3,826||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46125)||2001 FB43|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,131|| align=right|1,31|| align=right|3,816||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46126)||2001 FN45|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,031|| align=right|4,73|| align=right|4,565||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46127)||2001 FS45|| align=right|14,0|| align=right|2,535|| align=right|0,116|| align=right|4,37|| align=right|4,036||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46128)||2001 FU45|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,181|| align=right|5,24|| align=right|3,595||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46129)||2001 FP46|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,107|| align=right|2,67|| align=right|3,710||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46130)||2001 FQ46|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,029|| align=right|5,81|| align=right|4,440||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46131)||2001 FW47|| align=right|14,5|| align=right|2,759|| align=right|0,116|| align=right|4,36|| align=right|4,582||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46132)||2001 FG49|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,221|| align=right|3,30|| align=right|4,151||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46133)||2001 FT50|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,069|| align=right|5,38|| align=right|3,830||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46134)||2001 FH53|| align=right|14,7|| align=right|2,944|| align=right|0,038|| align=right|2,62|| align=right|5,052||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46135)||2001 FF56|| align=right|13,9|| align=right|2,760|| align=right|0,146|| align=right|8,13|| align=right|4,585||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46136)||2001 FH56|| align=right|14,2|| align=right|3,207|| align=right|0,111|| align=right|3,46|| align=right|5,743||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46137)||2001 FN56|| align=right|13,4|| align=right|3,183|| align=right|0,045|| align=right|21,70|| align=right|5,679||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46138)||2001 FR56|| align=right|14,5|| align=right|2,641|| align=right|0,213|| align=right|16,78|| align=right|4,290||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46139)||2001 FV56|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,126|| align=right|11,56|| align=right|5,381||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46140)||2001 FU57|| align=right|13,5|| align=right|2,757|| align=right|0,094|| align=right|8,42|| align=right|4,577||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46141)||2001 FY57|| align=right|13,9|| align=right|3,233|| align=right|0,078|| align=right|15,37|| align=right|5,812||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46142)||2001 FN58|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,161|| align=right|16,16|| align=right|5,714||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46143)||2001 FO60|| align=right|14,2|| align=right|3,192|| align=right|0,054|| align=right|2,55|| align=right|5,702||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46144)||2001 FB63|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,054|| align=right|2,74|| align=right|4,026||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46145)||2001 FC63|| align=right|14,5|| align=right|2,888|| align=right|0,120|| align=right|3,34|| align=right|4,907||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46146)||2001 FP64|| align=right|15,5|| align=right|2,715|| align=right|0,120|| align=right|4,61|| align=right|4,474||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46147)||2001 FK66|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,029|| align=right|7,82|| align=right|4,258||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46148)||2001 FC67|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,138|| align=right|6,62|| align=right|3,774||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46149)||2001 FJ67|| align=right|14,3|| align=right|3,231|| align=right|0,175|| align=right|14,99|| align=right|5,806||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46150)||2001 FY67|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,070|| align=right|15,25|| align=right|4,206||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46151)||2001 FS68|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,108|| align=right|11,07|| align=right|5,158||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46152)||2001 FV68|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,051|| align=right|4,50|| align=right|4,019||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46153)||2001 FH69|| align=right|15,5|| align=right|2,517|| align=right|0,078|| align=right|4,18|| align=right|3,992||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46154)||2001 FL70|| align=right|13,8|| align=right|3,102|| align=right|0,159|| align=right|4,65|| align=right|5,463||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46155)||2001 FS70|| align=right|14,8|| align=right|2,704|| align=right|0,063|| align=right|3,19|| align=right|4,445||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46156)||2001 FR72|| align=right|14,9|| align=right|2,780|| align=right|0,153|| align=right|5,46|| align=right|4,634||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46157)||2001 FZ72|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,040|| align=right|5,46|| align=right|4,420||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46158)||2001 FC73|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,186|| align=right|14,09|| align=right|4,100||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46159)||2001 FO73|| align=right|14,3|| align=right|3,149|| align=right|0,108|| align=right|5,52|| align=right|5,587||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46160)||2001 FE78|| align=right|13,2|| align=right|3,203|| align=right|0,066|| align=right|22,38|| align=right|5,732||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46161)||2001 FK78|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,218|| align=right|8,76|| align=right|4,370||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46162)||2001 FM78|| align=right|14,6|| align=right|2,604|| align=right|0,031|| align=right|14,44|| align=right|4,201||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46163)||2001 FV79|| align=right|15,0|| align=right|2,385|| align=right|0,102|| align=right|10,63|| align=right|3,683||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46164)||2001 FZ79|| align=right|14,7|| align=right|2,668|| align=right|0,053|| align=right|8,62|| align=right|4,357||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46165)||2001 FF80|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,218|| align=right|7,66|| align=right|4,482||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46166)||2001 FF82|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,109|| align=right|8,16|| align=right|4,576||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46167)||2001 FX83|| align=right|16,6|| align=right|2,341|| align=right|0,025|| align=right|3,20|| align=right|3,580||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46168)||2001 FK86|| align=right|14,7|| align=right|3,265|| align=right|0,215|| align=right|2,01|| align=right|5,899||MBA||27. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(46169)||2001 FY87|| align=right|14,5|| align=right|2,791|| align=right|0,054|| align=right|6,92|| align=right|4,662||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46170)||2001 FG90|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,147|| align=right|14,72|| align=right|4,063||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46171)||2001 FV90|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,109|| align=right|14,04|| align=right|4,433||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46172)||2001 FB92|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,190|| align=right|7,43|| align=right|3,728||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46173)||2001 FQ92|| align=right|13,8|| align=right|2,643|| align=right|0,171|| align=right|15,13|| align=right|4,297||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46174)||2001 FB93|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,118|| align=right|13,79|| align=right|4,387||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46175)||2001 FR93|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,062|| align=right|7,10|| align=right|3,684||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46176)||2001 FX94|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,036|| align=right|9,44|| align=right|4,556||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46177)||2001 FW97|| align=right|13,7|| align=right|3,213|| align=right|0,144|| align=right|18,19|| align=right|5,758||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46178)||2001 FA98|| align=right|13,0|| align=right|3,047|| align=right|0,069|| align=right|12,89|| align=right|5,317||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46179)||2001 FD98|| align=right|14,2|| align=right|2,743|| align=right|0,176|| align=right|10,24|| align=right|4,542||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46180)||2001 FX101|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,108|| align=right|5,79|| align=right|3,488||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46181)||2001 FM113|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,168|| align=right|10,80|| align=right|4,079||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46182)||2001 FD119|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,111|| align=right|5,33|| align=right|3,285||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46183)||2001 FH119|| align=right|14,0|| align=right|2,633|| align=right|0,104|| align=right|12,06|| align=right|4,272||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46184)||2001 FM120|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,163|| align=right|11,62|| align=right|4,333||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46185)||2001 FF124|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,140|| align=right|9,39|| align=right|4,173||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46186)||2001 FS124|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,193|| align=right|3,18|| align=right|3,799||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46187)||2001 FW126|| align=right|13,6|| align=right|2,673|| align=right|0,179|| align=right|12,95|| align=right|4,370||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46188)||2001 FW134|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,116|| align=right|11,56|| align=right|4,099||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46189)||2001 FN135|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,114|| align=right|15,90|| align=right|4,169||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46190)||2001 FV135|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,093|| align=right|15,17|| align=right|4,120||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46191)||2001 FS140|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,070|| align=right|10,37|| align=right|5,578||MBA||22. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46192)||2001 FG141|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,075|| align=right|9,76|| align=right|4,380||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46193)||2001 FW141|| align=right|15,2|| align=right|2,832|| align=right|0,066|| align=right|2,51|| align=right|4,765||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46194)||2001 FR143|| align=right|15,2|| align=right|2,396|| align=right|0,124|| align=right|6,68|| align=right|3,707||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46195)||2001 FM144|| align=right|14,7|| align=right|2,791|| align=right|0,034|| align=right|4,82|| align=right|4,662||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46196)||2001 FH145|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,209|| align=right|9,48|| align=right|4,276||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46197)||2001 FK146|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,098|| align=right|9,68|| align=right|3,813||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46198)||2001 FS147|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,089|| align=right|14,06|| align=right|4,314||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46199)||2001 FX147|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,156|| align=right|8,63|| align=right|4,148||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46200)||2001 FE148|| align=right|14,6|| align=right|2,623|| align=right|0,143|| align=right|11,00|| align=right|4,247||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46201)||2001 FS148|| align=right|15,0|| align=right|2,613|| align=right|0,174|| align=right|12,60|| align=right|4,223||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46202)||2001 FR151|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,024|| align=right|15,62|| align=right|4,359||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46203)||2001 FB153|| align=right|14,9|| align=right|2,760|| align=right|0,150|| align=right|9,03|| align=right|4,585||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46204)||2001 FC155|| align=right|14,2|| align=right|3,238|| align=right|0,269|| align=right|2,85|| align=right|5,826||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46205)||2001 FV155|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,142|| align=right|13,76|| align=right|4,109||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46206)||2001 FS156|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,036|| align=right|10,02|| align=right|4,428||MBA||26. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46207)||2001 FF158|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,150|| align=right|7,12|| align=right|3,401||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46208)||2001 FB160|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,164|| align=right|0,58|| align=right|5,648||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46209)||2001 FK160|| align=right|13,6|| align=right|2,835|| align=right|0,051|| align=right|16,55|| align=right|4,774||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46210)||2001 FX160|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,130|| align=right|7,37|| align=right|3,575||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46211)||2001 FO161|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,062|| align=right|9,05|| align=right|5,416||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46212)||2001 FD162|| align=right|14,1|| align=right|2,943|| align=right|0,042|| align=right|11,99|| align=right|5,047||MBA||30. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46213)||2001 FN162|| align=right|14,5|| align=right|2,437|| align=right|0,183|| align=right|12,04|| align=right|3,804||MBA||31. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46214)||2001 FX166|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,155|| align=right|9,85|| align=right|4,298||MBA||19. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46215)||2001 FX170|| align=right|14,8|| align=right|2,802|| align=right|0,098|| align=right|10,88|| align=right|4,689||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46216)||2001 FK171|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,093|| align=right|15,57|| align=right|4,294||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46217)||2001 FK176|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,068|| align=right|15,59|| align=right|4,183||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46218)||2001 FV177|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,118|| align=right|10,42|| align=right|5,371||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46219)||2001 FB187|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,121|| align=right|9,77|| align=right|4,476||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46220)||2001 FW189|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,206|| align=right|0,52|| align=right|5,520||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46221)||2001 GP|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,073|| align=right|9,69|| align=right|5,104||MBA||1. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46222)||2001 GJ5|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,276|| align=right|14,84|| align=right|5,625||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46223)||2001 GV7|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,144|| align=right|8,27|| align=right|4,158||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46224)||2001 GN10|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,108|| align=right|1,34|| align=right|5,383||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46225)||2001 GV10|| align=right|14,6|| align=right|3,188|| align=right|0,137|| align=right|5,88|| align=right|5,692||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46226)||2001 HP2|| align=right|12,7|| align=right|3,046|| align=right|0,079|| align=right|8,62|| align=right|5,315||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46227)||2001 HQ2|| align=right|13,5|| align=right|3,074|| align=right|0,103|| align=right|20,91|| align=right|5,390||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46228)||2001 HZ2|| align=right|14,7|| align=right|3,185|| align=right|0,154|| align=right|1,14|| align=right|5,684||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46229)||2001 HQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,111|| align=right|13,50|| align=right|4,259||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46230)||2001 HZ4|| align=right|14,4|| align=right|2,624|| align=right|0,187|| align=right|12,33|| align=right|4,251||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46231)||2001 HM5|| align=right|12,2|| align=right|3,217|| align=right|0,105|| align=right|10,72|| align=right|5,770||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46232)||2001 HS7|| align=right|14,9|| align=right|2,886|| align=right|0,181|| align=right|11,15|| align=right|4,903||MBA||17. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(46233)||2001 HF9|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,193|| align=right|13,09|| align=right|4,166||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46234)||2001 HK9|| align=right|14,3|| align=right|2,987|| align=right|0,227|| align=right|9,51|| align=right|5,161||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46235)||2001 HX9|| align=right|14,2|| align=right|2,779|| align=right|0,164|| align=right|6,91|| align=right|4,632||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46236)||2001 HA10|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,078|| align=right|13,88|| align=right|4,148||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46237)||2001 HB10|| align=right|13,9|| align=right|2,648|| align=right|0,273|| align=right|11,59|| align=right|4,307||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46238)||2001 HE10|| align=right|15,2|| align=right|2,335|| align=right|0,145|| align=right|5,82|| align=right|3,568||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46239)||2001 HX10|| align=right|14,0|| align=right|2,549|| align=right|0,127|| align=right|12,68|| align=right|4,069||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46240)||2001 HT11|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,008|| align=right|6,39|| align=right|4,653||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46241)||2001 HG12|| align=right|14,1|| align=right|2,973|| align=right|0,036|| align=right|8,68|| align=right|5,127||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46242)||2001 HQ12|| align=right|14,2|| align=right|3,082|| align=right|0,026|| align=right|9,90|| align=right|5,410||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46243)||2001 HR12|| align=right|14,3|| align=right|2,712|| align=right|0,089|| align=right|16,36|| align=right|4,465||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46244)||2001 HU15|| align=right|12,6|| align=right|3,155|| align=right|0,182|| align=right|22,71|| align=right|5,603||MBA||24. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(46245)||2001 HU20|| align=right|13,3|| align=right|3,092|| align=right|0,116|| align=right|9,35|| align=right|5,437||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46246)||2001 HX20|| align=right|13,4|| align=right|3,193|| align=right|0,175|| align=right|6,38|| align=right|5,705||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46247)||2001 HG22|| align=right|14,6|| align=right|2,883|| align=right|0,053|| align=right|3,27|| align=right|4,894||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46248)||2001 HM22|| align=right|13,2|| align=right|3,096|| align=right|0,100|| align=right|16,84|| align=right|5,447||MBA||25. dubna 2001||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(46249)||2001 HQ22|| align=right|15,0|| align=right|3,200|| align=right|0,131|| align=right|2,45|| align=right|5,723||MBA||25. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(46250)||2001 HP28|| align=right|14,0|| align=right|3,107|| align=right|0,129|| align=right|4,09|| align=right|5,476||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46251)||2001 HO31|| align=right|13,7|| align=right|3,053|| align=right|0,054|| align=right|10,19|| align=right|5,334||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(46252)||2001 HH32|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,149|| align=right|16,33|| align=right|5,753||MBA||30. dubna 2001||Kleť||Klet
|-
|(46253)||2001 HW34|| align=right|14,1|| align=right|3,110|| align=right|0,106|| align=right|9,01|| align=right|5,483||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46254)||2001 HB36|| align=right|13,6|| align=right|3,113|| align=right|0,171|| align=right|15,16|| align=right|5,490||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46255)||2001 HZ36|| align=right|12,8|| align=right|3,190|| align=right|0,208|| align=right|9,76|| align=right|5,696||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46256)||2001 HR40|| align=right|14,4|| align=right|2,706|| align=right|0,042|| align=right|15,60|| align=right|4,450||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46257)||2001 HF44|| align=right|13,6|| align=right|3,059|| align=right|0,259|| align=right|22,28|| align=right|5,350||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46258)||2001 HE45|| align=right|15,3|| align=right|2,314|| align=right|0,163|| align=right|3,89|| align=right|3,520||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46259)||2001 HR45|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,145|| align=right|10,42|| align=right|4,597||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46260)||2001 HC46|| align=right|13,6|| align=right|3,187|| align=right|0,060|| align=right|11,39|| align=right|5,689||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46261)||2001 HA47|| align=right|14,0|| align=right|2,574|| align=right|0,055|| align=right|14,52|| align=right|4,128||MBA||18. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46262)||2001 HX47|| align=right|13,7|| align=right|2,665|| align=right|0,141|| align=right|11,50|| align=right|4,349||MBA||19. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46263)||2001 HH48|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,052|| align=right|17,86|| align=right|5,578||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46264)||2001 HB50|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,049|| align=right|7,48|| align=right|5,114||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46265)||2001 HC51|| align=right|14,1|| align=right|3,055|| align=right|0,135|| align=right|10,18|| align=right|5,338||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46266)||2001 HE52|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,048|| align=right|8,59|| align=right|5,139||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46267)||2001 HR55|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,154|| align=right|11,14|| align=right|4,037||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46268)||2001 HJ56|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,013|| align=right|8,82|| align=right|4,065||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46269)||2001 HA58|| align=right|14,2|| align=right|2,987|| align=right|0,085|| align=right|11,58|| align=right|5,162||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46270)||2001 HW62|| align=right|14,2|| align=right|3,214|| align=right|0,143|| align=right|1,92|| align=right|5,762||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46271)||2001 HE63|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,051|| align=right|9,58|| align=right|5,147||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46272)||2001 HO64|| align=right|14,4|| align=right|2,860|| align=right|0,038|| align=right|12,20|| align=right|4,836||MBA||27. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46273)||2001 HX64|| align=right|15,5|| align=right|2,726|| align=right|0,094|| align=right|1,39|| align=right|4,500||MBA||27. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46274)||2001 JU3|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,206|| align=right|10,59|| align=right|4,433||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46275)||2001 JW3|| align=right|13,8|| align=right|3,061|| align=right|0,208|| align=right|22,74|| align=right|5,356||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46276)||2001 JQ4|| align=right|13,9|| align=right|2,662|| align=right|0,093|| align=right|13,05|| align=right|4,342||MBA||15. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(46277)||2001 JH7|| align=right|14,1|| align=right|3,227|| align=right|0,134|| align=right|6,11|| align=right|5,796||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46278)||2001 KM|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,061|| align=right|15,83|| align=right|5,714||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46279)||2001 KQ12|| align=right|13,5|| align=right|2,756|| align=right|0,242|| align=right|15,51|| align=right|4,575||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46280) Hollar||2001 KD18|| align=right|14,1|| align=right|2,698|| align=right|0,140|| align=right|11,96|| align=right|4,431||MBA||21. května 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(46281)||2001 KR19|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,125|| align=right|6,02|| align=right|3,599||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46282)||2001 KU26|| align=right|13,5|| align=right|3,065|| align=right|0,062|| align=right|11,66|| align=right|5,365||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46283)||2001 KE29|| align=right|14,0|| align=right|2,869|| align=right|0,090|| align=right|8,86|| align=right|4,860||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46284)||2001 KU33|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,214|| align=right|9,79|| align=right|3,705||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46285)||2001 KD36|| align=right|13,7|| align=right|3,161|| align=right|0,116|| align=right|6,04|| align=right|5,620||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46286)||2001 KR37|| align=right|13,6|| align=right|2,977|| align=right|0,073|| align=right|9,59|| align=right|5,136||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46287)||2001 KJ41|| align=right|13,9|| align=right|3,114|| align=right|0,100|| align=right|6,79|| align=right|5,495||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46288)||2001 KK43|| align=right|13,6|| align=right|3,085|| align=right|0,039|| align=right|12,00|| align=right|5,418||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46289)||2001 KO49|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,086|| align=right|13,02|| align=right|4,424||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46290)||2001 KY51|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,042|| align=right|10,56|| align=right|4,457||MBA||16. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46291)||2001 KN54|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,040|| align=right|9,66|| align=right|5,106||MBA||17. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46292)||2001 KY56|| align=right|13,9|| align=right|3,091|| align=right|0,029|| align=right|11,86|| align=right|5,434||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46293)||2001 KF58|| align=right|13,5|| align=right|3,089|| align=right|0,092|| align=right|10,48|| align=right|5,429||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46294)||2001 KR65|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,199|| align=right|14,15|| align=right|4,372||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46295)||2001 KP70|| align=right|13,9|| align=right|3,152|| align=right|0,076|| align=right|14,46|| align=right|5,594||MBA||23. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46296)||2001 KU71|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,038|| align=right|3,19|| align=right|5,470||MBA||24. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46297)||2001 MK13|| align=right|13,6|| align=right|2,683|| align=right|0,183|| align=right|12,69|| align=right|4,393||MBA||24. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(46298)||2001 MU18|| align=right|13,8|| align=right|3,040|| align=right|0,095|| align=right|11,08|| align=right|5,298||MBA||29. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46299)||2001 MR24|| align=right|13,0|| align=right|3,169|| align=right|0,168|| align=right|9,37|| align=right|5,641||MBA||16. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46300)||2001 MW27|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,156|| align=right|2,72|| align=right|5,452||MBA||22. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(46301)||2001 OY5|| align=right|14,0|| align=right|2,667|| align=right|0,168|| align=right|11,18|| align=right|4,354||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46302)||2001 OG13|| align=right|12,6|| align=right|3,973|| align=right|0,228|| align=right|3,83|| align=right|7,918||HLD||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46303)||2001 OZ44|| align=right|13,3|| align=right|2,793|| align=right|0,093|| align=right|12,37|| align=right|4,668||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46304)||2001 OZ62|| align=right|13,8|| align=right|2,544|| align=right|0,241|| align=right|15,19|| align=right|4,056||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46305)||2001 OW71|| align=right|13,9|| align=right|3,539|| align=right|0,123|| align=right|4,38|| align=right|6,657||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46306)||2001 OW102|| align=right|13,9|| align=right|2,632|| align=right|0,148|| align=right|14,58|| align=right|4,270||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46307)||2001 OX104|| align=right|14,0|| align=right|2,846|| align=right|0,061|| align=right|1,54|| align=right|4,800||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46308)||2001 OZ104|| align=right|14,0|| align=right|2,933|| align=right|0,108|| align=right|2,97|| align=right|5,021||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46309)||2001 QA2|| align=right|13,8|| align=right|3,239|| align=right|0,073|| align=right|11,68|| align=right|5,827||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46310)||2001 QQ11|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,092|| align=right|3,65|| align=right|4,362||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46311)||2001 QF20|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,089|| align=right|1,02|| align=right|5,230||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46312)||2001 QJ25|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,097|| align=right|1,37|| align=right|4,072||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46313)||2001 QO25|| align=right|13,0|| align=right|2,984|| align=right|0,118|| align=right|11,26|| align=right|5,155||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46314)||2001 QK29|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,173|| align=right|2,43|| align=right|3,485||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46315)||2001 QR30|| align=right|14,0|| align=right|2,590|| align=right|0,198|| align=right|3,90|| align=right|4,167||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46316)||2001 QH31|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,235|| align=right|5,68|| align=right|3,801||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46317)||2001 QN53|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,216|| align=right|11,54|| align=right|4,361||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46318)||2001 QO74|| align=right|14,1|| align=right|2,707|| align=right|0,197|| align=right|3,36|| align=right|4,454||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46319)||2001 QP74|| align=right|14,3|| align=right|2,653|| align=right|0,093|| align=right|2,96|| align=right|4,321||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46320)||2001 QY74|| align=right|14,3|| align=right|2,390|| align=right|0,121|| align=right|5,59|| align=right|3,694||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46321)||2001 QO84|| align=right|14,1|| align=right|2,841|| align=right|0,065|| align=right|1,49|| align=right|4,788||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46322)||2001 QD99|| align=right|13,7|| align=right|2,792|| align=right|0,160|| align=right|3,86|| align=right|4,663||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46323)||2001 QH115|| align=right|13,1|| align=right|3,033|| align=right|0,039|| align=right|8,19|| align=right|5,281||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46324)||2001 QW119|| align=right|14,2|| align=right|2,686|| align=right|0,048|| align=right|4,73|| align=right|4,401||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46325)||2001 QZ130|| align=right|13,0|| align=right|3,115|| align=right|0,086|| align=right|9,43|| align=right|5,497||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46326)||2001 QU148|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,182|| align=right|6,31|| align=right|3,444||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46327)||2001 QU161|| align=right|14,7|| align=right|2,947|| align=right|0,078|| align=right|4,07|| align=right|5,058||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46328)||2001 QD216|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,019|| align=right|2,60|| align=right|4,472||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46329)||2001 QW232|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,124|| align=right|2,14|| align=right|5,631||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46330)||2001 QQ234|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,046|| align=right|1,39|| align=right|5,347||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46331)||2001 QB264|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,039|| align=right|10,21|| align=right|4,176||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46332)||2001 QD276|| align=right|13,3|| align=right|3,061|| align=right|0,101|| align=right|10,53|| align=right|5,355||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46333)||2001 QS276|| align=right|13,3|| align=right|3,073|| align=right|0,093|| align=right|9,97|| align=right|5,387||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46334)||2001 QA296|| align=right|13,8|| align=right|2,548|| align=right|0,173|| align=right|13,21|| align=right|4,067||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46335)||2001 RF57|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,156|| align=right|2,71|| align=right|4,056||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46336)||2001 RG67|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,065|| align=right|4,08|| align=right|4,522||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46337)||2001 RE76|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,075|| align=right|9,31|| align=right|4,122||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46338)||2001 RF80|| align=right|14,2|| align=right|3,210|| align=right|0,195|| align=right|1,25|| align=right|5,751||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(46339)||2001 RU81|| align=right|13,7|| align=right|2,738|| align=right|0,093|| align=right|3,94|| align=right|4,530||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(46340)||2001 RG86|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,047|| align=right|1,01|| align=right|4,188||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46341)||2001 RE89|| align=right|15,1|| align=right|2,552|| align=right|0,177|| align=right|12,87|| align=right|4,075||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46342)||2001 SC53|| align=right|13,8|| align=right|3,100|| align=right|0,148|| align=right|2,87|| align=right|5,458||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46343)||2001 SY56|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,079|| align=right|4,27|| align=right|4,270||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46344)||2001 SR58|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,033|| align=right|2,39|| align=right|4,055||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46345)||2001 SP110|| align=right|14,8|| align=right|2,260|| align=right|0,188|| align=right|7,84|| align=right|3,396||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46346)||2001 SX112|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,199|| align=right|10,89|| align=right|4,385||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(46347)||2001 SV123|| align=right|13,9|| align=right|2,974|| align=right|0,039|| align=right|9,35|| align=right|5,127||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46348)||2001 SC136|| align=right|14,8|| align=right|3,142|| align=right|0,167|| align=right|0,75|| align=right|5,570||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46349)||2001 SM140|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,052|| align=right|2,77|| align=right|4,488||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46350)||2001 SH180|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,044|| align=right|10,21|| align=right|5,622||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46351)||2001 SD226|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,128|| align=right|2,21|| align=right|5,524||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46352)||2001 SZ266|| align=right|15,1|| align=right|2,451|| align=right|0,150|| align=right|3,67|| align=right|3,836||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(46353)||2001 TY7|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,083|| align=right|3,56|| align=right|4,402||MBA||11. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(46354)||2001 TY8|| align=right|12,8|| align=right|2,619|| align=right|0,183|| align=right|13,98|| align=right|4,237||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46355)||2001 TQ65|| align=right|13,7|| align=right|3,245|| align=right|0,105|| align=right|7,71|| align=right|5,844||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46356)||2001 TQ75|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,061|| align=right|8,01|| align=right|3,608||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46357)||2001 TG77|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,150|| align=right|15,34|| align=right|4,190||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46358)||2001 TO79|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,110|| align=right|4,32|| align=right|3,542||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46359)||2001 TQ104|| align=right|13,9|| align=right|2,759|| align=right|0,072|| align=right|5,03|| align=right|4,582||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46360)||2001 TA105|| align=right|15,2|| align=right|2,430|| align=right|0,157|| align=right|2,63|| align=right|3,788||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46361)||2001 TR105|| align=right|13,4|| align=right|2,602|| align=right|0,169|| align=right|7,25|| align=right|4,196||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46362)||2001 TO118|| align=right|13,1|| align=right|3,073|| align=right|0,054|| align=right|15,33|| align=right|5,385||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46363)||2001 UX34|| align=right|13,3|| align=right|2,691|| align=right|0,128|| align=right|11,25|| align=right|4,414||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46364)||2001 UM35|| align=right|13,5|| align=right|3,040|| align=right|0,061|| align=right|11,83|| align=right|5,299||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46365)||2001 UJ47|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,086|| align=right|3,70|| align=right|4,106||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46366)||2001 UA66|| align=right|14,8|| align=right|2,578|| align=right|0,159|| align=right|7,83|| align=right|4,139||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46367)||2001 UP125|| align=right|14,2|| align=right|2,583|| align=right|0,161|| align=right|13,73|| align=right|4,151||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(46368)||2001 VR36|| align=right|14,7|| align=right|2,424|| align=right|0,112|| align=right|6,17|| align=right|3,773||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46369)||2001 VX42|| align=right|15,7|| align=right|2,194|| align=right|0,088|| align=right|4,76|| align=right|3,249||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46370)||2001 VY43|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,022|| align=right|6,69|| align=right|3,814||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46371)||2001 VZ45|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,129|| align=right|5,81|| align=right|3,454||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46372)||2001 VG67|| align=right|13,6|| align=right|2,556|| align=right|0,172|| align=right|2,31|| align=right|4,086||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46373)||2001 VA123|| align=right|15,0|| align=right|2,521|| align=right|0,068|| align=right|15,17|| align=right|4,002||MBA||11. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46374)||2001 WZ13|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,196|| align=right|5,35|| align=right|3,717||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46375)||2001 WD29|| align=right|14,1|| align=right|2,610|| align=right|0,137|| align=right|5,71|| align=right|4,216||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46376)||2001 XD3|| align=right|14,5|| align=right|1,960|| align=right|0,091|| align=right|18,13|| align=right|2,743||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46377)||2001 XX7|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,180|| align=right|23,05|| align=right|5,596||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46378)||2001 XD17|| align=right|14,8|| align=right|2,245|| align=right|0,099|| align=right|5,65|| align=right|3,363||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46379)||2001 XD22|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,096|| align=right|7,18|| align=right|3,499||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46380)||2001 XF54|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,150|| align=right|15,77|| align=right|4,187||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46381)||2001 XQ59|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,185|| align=right|2,54|| align=right|3,657||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46382)||2001 XP85|| align=right|14,0|| align=right|2,418|| align=right|0,218|| align=right|12,04|| align=right|3,758||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46383)||2001 XC114|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,109|| align=right|7,22|| align=right|3,528||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46384)||2001 XM115|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,068|| align=right|7,48|| align=right|3,527||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46385)||2001 XA152|| align=right|14,1|| align=right|2,449|| align=right|0,197|| align=right|13,47|| align=right|3,832||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46386)||2001 XP195|| align=right|15,8|| align=right|2,202|| align=right|0,177|| align=right|2,15|| align=right|3,267||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46387)||2001 XE215|| align=right|14,4|| align=right|2,543|| align=right|0,197|| align=right|14,29|| align=right|4,054||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46388)||2001 XH246|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,099|| align=right|8,37|| align=right|3,738||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46389)||2001 YJ45|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,043|| align=right|6,42|| align=right|4,059||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46390)||2001 YT96|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,136|| align=right|4,33|| align=right|3,356||MBA||18. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(46391)||2001 YJ97|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,096|| align=right|4,76|| align=right|3,544||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(46392)||2002 AO6|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,218|| align=right|9,69|| align=right|3,698||MBA||5. ledna 2002||Asiago||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(46393)||2002 AS10|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,122|| align=right|4,48|| align=right|3,345||MBA||6. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(46394)||2002 AZ10|| align=right|14,8|| align=right|2,265|| align=right|0,111|| align=right|2,77|| align=right|3,409||MBA||11. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46395)||2002 CT4|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,169|| align=right|4,62|| align=right|3,260||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(46396)||2002 CD39|| align=right|14,7|| align=right|2,883|| align=right|0,033|| align=right|1,37|| align=right|4,895||MBA||9. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(46397)||2002 CE102|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,198|| align=right|3,09|| align=right|3,341||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46398)||2002 CQ146|| align=right|15,0|| align=right|2,465|| align=right|0,199|| align=right|4,44|| align=right|3,870||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46399)||2002 CD169|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,045|| align=right|6,82|| align=right|4,656||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46400)||2002 CG220|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,179|| align=right|5,62|| align=right|4,178||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46401)||2002 CY240|| align=right|15,5|| align=right|2,878|| align=right|0,087|| align=right|1,34|| align=right|4,880||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46402)||2002 DB16|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,119|| align=right|4,32|| align=right|3,601||MBA||16. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(46403)||2002 EQ20|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,098|| align=right|6,48|| align=right|3,818||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46404)||2002 EV20|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,088|| align=right|21,48|| align=right|4,402||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46405)||2002 EJ28|| align=right|15,1|| align=right|2,684|| align=right|0,066|| align=right|2,00|| align=right|4,396||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46406)||2002 EQ67|| align=right|16,3|| align=right|2,513|| align=right|0,113|| align=right|1,98|| align=right|3,982||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46407)||2002 EC74|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,075|| align=right|1,61|| align=right|4,207||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46408)||2002 FO3|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,233|| align=right|0,70|| align=right|4,407||MBA||19. března 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(46409)||2002 FT35|| align=right|13,4|| align=right|3,062|| align=right|0,058|| align=right|17,92|| align=right|5,357||MBA||21. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46410)||2002 GF46|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,151|| align=right|4,63|| align=right|3,762||MBA||2. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(46411)||2002 GS68|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,107|| align=right|13,75|| align=right|4,043||MBA||8. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46412)||2002 GL76|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,080|| align=right|10,50|| align=right|5,612||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46413)||2002 GS87|| align=right|14,7|| align=right|2,432|| align=right|0,165|| align=right|6,81|| align=right|3,791||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46414)||2002 GD113|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,087|| align=right|11,26|| align=right|5,098||MBA||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46415)||2002 GV125|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,048|| align=right|3,29|| align=right|4,185||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46416)||2002 HK|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,130|| align=right|4,83|| align=right|4,065||MBA||16. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(46417)||2002 JV4|| align=right|15,2|| align=right|3,061|| align=right|0,197|| align=right|2,99|| align=right|5,355||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(46418)||2002 JS12|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,209|| align=right|7,40|| align=right|3,358||MBA||6. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(46419)||2002 JO21|| align=right|16,4|| align=right|2,290|| align=right|0,152|| align=right|7,11|| align=right|3,464||MBA||9. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(46420)||2002 JH23|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,268|| align=right|16,25|| align=right|4,106||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46421)||2002 JC33|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,074|| align=right|7,32|| align=right|3,645||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46422)||2002 JO33|| align=right|14,9|| align=right|2,270|| align=right|0,113|| align=right|1,94|| align=right|3,420||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46423)||2002 JR34|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,129|| align=right|1,53|| align=right|3,245||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46424)||2002 JZ35|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,060|| align=right|15,80|| align=right|4,393||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46425)||2002 JP44|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,147|| align=right|13,64|| align=right|4,019||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46426)||2002 JG58|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,145|| align=right|4,98|| align=right|3,717||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46427)||2002 JS59|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,175|| align=right|4,07|| align=right|5,532||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46428)||2002 JO63|| align=right|15,4|| align=right|2,548|| align=right|0,134|| align=right|2,11|| align=right|4,067||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46429)||2002 JP63|| align=right|16,4|| align=right|2,288|| align=right|0,110|| align=right|1,70|| align=right|3,460||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46430)||2002 JV63|| align=right|16,3|| align=right|2,233|| align=right|0,172|| align=right|2,39|| align=right|3,336||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46431)||2002 JL65|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,156|| align=right|5,76|| align=right|5,651||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46432)||2002 JR65|| align=right|15,4|| align=right|2,697|| align=right|0,168|| align=right|3,51|| align=right|4,428||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46433)||2002 JQ67|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,263|| align=right|5,70|| align=right|3,347||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46434)||2002 JK143|| align=right|13,9|| align=right|2,636|| align=right|0,189|| align=right|14,86|| align=right|4,279||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46435)||2002 KY4|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,156|| align=right|3,02|| align=right|4,174||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46436)||2002 LH5|| align=right|12,9|| align=right|2,903|| align=right|0,370|| align=right|14,34|| align=right|4,945||MBA||6. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(46437)||2002 LL5|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,258|| align=right|3,60|| align=right|3,540||MBA||6. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(46438)||2002 LZ7|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,168|| align=right|7,93|| align=right|3,331||MBA||4. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46439)||2002 LX12|| align=right|14,2|| align=right|2,525|| align=right|0,282|| align=right|7,46|| align=right|4,011||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46440)||2002 LS27|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,052|| align=right|5,32|| align=right|3,505||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46441) Mikepenston||2002 LE30|| align=right|13,8|| align=right|2,626|| align=right|0,171|| align=right|12,08|| align=right|4,254||MBA||10. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(46442) Keithtritton||2002 LK35|| align=right|12,7|| align=right|3,217|| align=right|0,117|| align=right|15,91|| align=right|5,768||MBA||12. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(46443)||2002 LW43|| align=right|13,9|| align=right|2,725|| align=right|0,130|| align=right|10,79|| align=right|4,497||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(46444)||2089 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,172|| align=right|2,36|| align=right|3,709||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46445)||2102 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,187|| align=right|3,93|| align=right|3,500||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46446)||2110 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,146|| align=right|1,92|| align=right|4,236||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46447)||2208 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,620|| align=right|0,254|| align=right|4,51|| align=right|4,239||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46448)||2829 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,477|| align=right|0,130|| align=right|3,61|| align=right|3,898||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46449)||3036 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,154|| align=right|6,09|| align=right|3,367||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46450)||3039 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,798|| align=right|0,227|| align=right|6,89|| align=right|4,679||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46451)||3050 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,034|| align=right|0,123|| align=right|8,61|| align=right|5,283||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46452)||3097 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,800|| align=right|0,199|| align=right|7,02|| align=right|4,683||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46453)||4013 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,808|| align=right|0,241|| align=right|7,34|| align=right|4,706||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46454)||4029 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,456|| align=right|0,208|| align=right|6,83|| align=right|3,848||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46455)||4054 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,153|| align=right|4,33|| align=right|4,513||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46456)||4140 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,555|| align=right|0,172|| align=right|13,63|| align=right|4,083||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46457)||4166 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,053|| align=right|0,010|| align=right|9,23|| align=right|5,334||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46458)||4244 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,457|| align=right|0,190|| align=right|5,94|| align=right|3,850||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46459)||4540 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,065|| align=right|15,77|| align=right|5,415||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46460)||4798 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,176|| align=right|3,01|| align=right|3,525||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46461)||6105 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,834|| align=right|0,111|| align=right|11,98|| align=right|4,770||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46462)||6179 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,115|| align=right|2,30|| align=right|4,256||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46463)||6290 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,198|| align=right|0,154|| align=right|3,64|| align=right|3,258||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46464)||6602 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,194|| align=right|0,138|| align=right|6,57|| align=right|3,248||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46465)||6617 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,468|| align=right|0,108|| align=right|6,49|| align=right|3,876||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46466)||6622 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,110|| align=right|3,05|| align=right|3,526||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46467)||6730 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,081|| align=right|1,79|| align=right|5,308||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46468)||6887 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,754|| align=right|0,035|| align=right|2,32|| align=right|4,570||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46469)||9572 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,178|| align=right|4,06|| align=right|3,732||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46470)||9607 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,047|| align=right|0,076|| align=right|9,61|| align=right|5,319||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46471)||1160 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,175|| align=right|0,269|| align=right|24,88|| align=right|5,656||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46472)||2155 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,115|| align=right|1,73|| align=right|5,534||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46473)||3066 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,195|| align=right|4,77|| align=right|3,787||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46474)||3109 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,132|| align=right|2,90|| align=right|3,774||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46475)||3204 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,410|| align=right|0,097|| align=right|5,98|| align=right|3,740||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46476)||4208 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,238|| align=right|0,114|| align=right|2,26|| align=right|3,347||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46477)||4266 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,440|| align=right|0,166|| align=right|2,46|| align=right|3,811||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46478)||1097 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,084|| align=right|1,84|| align=right|4,635||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46479)||1150 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,372|| align=right|0,197|| align=right|1,22|| align=right|3,652||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46480)||1170 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,143|| align=right|11,48|| align=right|4,211||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46481)||1198 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,058|| align=right|1,05|| align=right|4,316||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46482)||1460 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,916|| align=right|0,210|| align=right|6,67|| align=right|4,978||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46483)||1549 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,026|| align=right|4,88|| align=right|4,602||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46484)||2245 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,176|| align=right|2,45|| align=right|3,664||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46485)||2279 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,880|| align=right|0,121|| align=right|1,90|| align=right|4,887||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46486)||3113 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,172|| align=right|3,90|| align=right|4,218||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46487)||3322 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,603|| align=right|0,037|| align=right|14,34|| align=right|4,198||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46488)||3335 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,168|| align=right|3,60|| align=right|4,149||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46489)||4156 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,128|| align=right|1,49|| align=right|4,215||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46490)||4164 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,151|| align=right|3,17|| align=right|3,693||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46491)||5070 T-2|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,139|| align=right|6,97|| align=right|5,667||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46492)||1023 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,285|| align=right|0,103|| align=right|5,90|| align=right|3,453||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46493)||1032 T-3|| align=right|13,4|| align=right|2,985|| align=right|0,046|| align=right|10,39|| align=right|5,157||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46494)||1088 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,066|| align=right|9,26|| align=right|4,208||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46495)||1123 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,988|| align=right|0,069|| align=right|8,20|| align=right|5,163||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46496)||1157 T-3|| align=right|13,4|| align=right|2,991|| align=right|0,094|| align=right|8,80|| align=right|5,173||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46497)||2214 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,370|| align=right|0,091|| align=right|5,88|| align=right|3,647||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46498)||2240 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,182|| align=right|0,113|| align=right|4,66|| align=right|3,222||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46499)||2409 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,150|| align=right|2,09|| align=right|3,645||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46500)||2610 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,388|| align=right|0,130|| align=right|1,91|| align=right|3,690||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46501)||2616 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,364|| align=right|0,042|| align=right|5,43|| align=right|3,634||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46502)||3084 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,154|| align=right|0,164|| align=right|0,99|| align=right|3,161||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46503)||3191 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,114|| align=right|7,40|| align=right|3,633||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46504)||3194 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,120|| align=right|6,64|| align=right|3,750||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46505)||3195 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,641|| align=right|0,170|| align=right|11,19|| align=right|4,292||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46506)||3387 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,157|| align=right|0,209|| align=right|1,65|| align=right|3,167||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46507)||3479 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,289|| align=right|4,12|| align=right|4,165||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46508)||3554 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,979|| align=right|0,061|| align=right|9,01|| align=right|5,142||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46509)||4149 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,195|| align=right|2,94|| align=right|3,617||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46510)||4323 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,057|| align=right|6,02|| align=right|3,634||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46511)||4356 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,096|| align=right|11,13|| align=right|5,175||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46512)||1951 QD|| align=right|14,0|| align=right|2,802|| align=right|0,229|| align=right|8,67|| align=right|4,689||MBA||31. srpna 1951||Mount Wilson||L. E. Cunningham
|-
|(46513)||1972 FC|| align=right|15,5|| align=right|1,911|| align=right|0,070|| align=right|22,00|| align=right|2,641||MBA||16. března 1972||Palomar||T. Gehrels
|-
|(46514) Lasswitz||1977 JA|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,203|| align=right|23,82|| align=right|3,505||MBA||15. května 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(46515)||1978 VW5|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,211|| align=right|2,20|| align=right|3,488||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46516)||1978 VQ6|| align=right|14,5|| align=right|2,931|| align=right|0,072|| align=right|2,22|| align=right|5,018||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46517)||1978 VM7|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,287|| align=right|6,46|| align=right|4,048||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46518)||1978 VH10|| align=right|14,3|| align=right|2,920|| align=right|0,066|| align=right|3,16|| align=right|4,988||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46519)||1979 ME3|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,131|| align=right|6,20|| align=right|5,722||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46520)||1979 MJ3|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,037|| align=right|5,43|| align=right|4,517||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46521)||1979 MM7|| align=right|16,8|| align=right|2,201|| align=right|0,189|| align=right|3,47|| align=right|3,265||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46522)||1979 MS7|| align=right|15,2|| align=right|2,746|| align=right|0,132|| align=right|4,48|| align=right|4,549||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46523)||1979 OH10|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,090|| align=right|12,11|| align=right|5,576||MBA||24. července 1979||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46524)||1979 QH2|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,191|| align=right|1,50|| align=right|4,600||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(46525)||1980 UG1|| align=right|14,1|| align=right|2,682|| align=right|0,277|| align=right|12,21|| align=right|4,391||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(46526)||1981 EN5|| align=right|15,5|| align=right|2,481|| align=right|0,096|| align=right|5,17|| align=right|3,906||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46527)||1981 EE7|| align=right|16,6|| align=right|2,255|| align=right|0,194|| align=right|6,18|| align=right|3,386||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46528)||1981 EB8|| align=right|14,7|| align=right|2,461|| align=right|0,163|| align=right|7,64|| align=right|3,860||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46529)||1981 ED9|| align=right|15,6|| align=right|2,206|| align=right|0,107|| align=right|4,39|| align=right|3,276||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46530)||1981 EE10|| align=right|16,1|| align=right|2,234|| align=right|0,120|| align=right|2,97|| align=right|3,338||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46531)||1981 EV11|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,051|| align=right|7,40|| align=right|3,327||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46532)||1981 EN13|| align=right|14,8|| align=right|2,224|| align=right|0,082|| align=right|4,37|| align=right|3,315||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46533)||1981 EO23|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,107|| align=right|0,98|| align=right|3,287||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46534)||1981 EU27|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,258|| align=right|6,16|| align=right|3,407||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46535)||1981 EB36|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,164|| align=right|2,13|| align=right|3,854||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46536)||1981 EJ40|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,325|| align=right|32,64|| align=right|4,636||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46537)||1981 EV45|| align=right|14,9|| align=right|2,910|| align=right|0,167|| align=right|2,65|| align=right|4,962||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46538)||1981 UC26|| align=right|13,1|| align=right|3,068|| align=right|0,119|| align=right|3,81|| align=right|5,373||MBA||25. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(46539)||1982 UE12|| align=right|13,9|| align=right|2,518|| align=right|0,022|| align=right|9,79|| align=right|3,994||MBA||24. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(46540)||1983 LD|| align=right|14,7|| align=right|1,914|| align=right|0,040|| align=right|18,99|| align=right|2,648||MBA||13. června 1983||Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|(46541)||1984 SM6|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,143|| align=right|11,95|| align=right|5,115||MBA||23. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(46542)||1987 AD|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,208|| align=right|29,79|| align=right|4,134||MBA||4. ledna 1987||Palomar||Palomar
|-
|(46543)||1987 DL6|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,136|| align=right|7,34|| align=right|3,484||MBA||23. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(46544)||1988 QO|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,252|| align=right|3,56|| align=right|3,478||MBA||19. srpna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46545)||1988 RY12|| align=right|14,2|| align=right|2,810|| align=right|0,154|| align=right|2,54|| align=right|4,709||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(46546)||1988 VM5|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,277|| align=right|2,21|| align=right|4,598||MBA||4. listopadu 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(46547)||1989 GE3|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,197|| align=right|3,63|| align=right|5,378||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46548)||1989 SK1|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,222|| align=right|4,62|| align=right|4,393||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46549)||1989 SA2|| align=right|14,3|| align=right|2,706|| align=right|0,170|| align=right|6,41|| align=right|4,451||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46550)||1989 SZ13|| align=right|14,1|| align=right|2,716|| align=right|0,090|| align=right|11,77|| align=right|4,476||MBA||26. září 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(46551)||1989 TC4|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,178|| align=right|2,34|| align=right|4,356||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46552)||1990 RM1|| align=right|14,3|| align=right|2,641|| align=right|0,192|| align=right|13,18|| align=right|4,291||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(46553)||1990 RW14|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,255|| align=right|4,80|| align=right|4,065||MBA||14. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46554)||1990 SZ8|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,146|| align=right|8,21|| align=right|5,131||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46555)||1990 VH3|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,273|| align=right|3,57|| align=right|4,154||MBA||11. listopadu 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(46556)||1991 FU3|| align=right|15,1|| align=right|2,196|| align=right|0,077|| align=right|4,76|| align=right|3,255||MBA||22. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(46557)||1991 FW3|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,013|| align=right|5,30|| align=right|4,555||MBA||22. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(46558)||1991 GY5|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,136|| align=right|6,46|| align=right|3,363||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46559)||1991 PC1|| align=right|15,2|| align=right|1,939|| align=right|0,067|| align=right|18,53|| align=right|2,699||MBA||15. srpna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(46560)||1991 PZ1|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,216|| align=right|1,73|| align=right|3,593||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46561)||1991 RQ|| align=right|14,7|| align=right|2,368|| align=right|0,272|| align=right|13,02|| align=right|3,644||MBA||7. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(46562)||1991 RV|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,237|| align=right|2,94|| align=right|3,636||MBA||7. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(46563) Oken||1991 RY3|| align=right|13,7|| align=right|3,099|| align=right|0,190|| align=right|19,53|| align=right|5,453||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(46564)||1991 RA11|| align=right|11,6|| align=right|3,192|| align=right|0,126|| align=right|17,18|| align=right|5,701||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(46565)||1991 RF17|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|7,21|| align=right|3,693||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(46566)||1991 RW21|| align=right|14,2|| align=right|2,423|| align=right|0,257|| align=right|9,87|| align=right|3,771||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(46567)||1991 RV23|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,113|| align=right|7,23|| align=right|3,579||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(46568) Stevenlee||1991 SL|| align=right|14,9|| align=right|1,964|| align=right|0,100|| align=right|19,15|| align=right|2,751||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46569)||1991 SY1|| align=right|14,4|| align=right|2,384|| align=right|0,218|| align=right|9,31|| align=right|3,681||MBA||16. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(46570)||1991 TK8|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,132|| align=right|6,08|| align=right|3,581||MBA||1. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46571)||1991 VG1|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,273|| align=right|5,99|| align=right|3,680||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46572)||1991 VA5|| align=right|13,5|| align=right|2,442|| align=right|0,175|| align=right|14,45|| align=right|3,816||MBA||4. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(46573)||1992 AJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,523|| align=right|0,108|| align=right|5,07|| align=right|4,006||MBA||10. ledna 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(46574)||1992 DE8|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,188|| align=right|3,09|| align=right|4,426||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46575)||1992 DS9|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,164|| align=right|14,64|| align=right|4,170||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46576)||1992 EP10|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,049|| align=right|14,78|| align=right|4,033||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46577)||1992 EK12|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,140|| align=right|11,96|| align=right|4,019||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46578)||1992 EC14|| align=right|15,3|| align=right|2,684|| align=right|0,170|| align=right|2,80|| align=right|4,397||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46579)||1992 EA26|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,156|| align=right|10,50|| align=right|4,137||MBA||8. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46580)||1992 GC|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,131|| align=right|13,67|| align=right|4,338||MBA||2. dubna 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(46581)||1992 OK2|| align=right|14,0|| align=right|2,872|| align=right|0,264|| align=right|14,04|| align=right|4,867||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46582)||1992 RR3|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,142|| align=right|6,34|| align=right|3,310||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46583)||1992 RW3|| align=right|14,9|| align=right|2,920|| align=right|0,074|| align=right|0,78|| align=right|4,989||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46584)||1992 RN6|| align=right|13,7|| align=right|2,974|| align=right|0,116|| align=right|10,29|| align=right|5,127||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46585)||1992 RD7|| align=right|13,8|| align=right|2,945|| align=right|0,015|| align=right|3,09|| align=right|5,052||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46586)||1992 SH6|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,150|| align=right|5,19|| align=right|3,333||MBA||26. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46587)||1992 UJ1|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,209|| align=right|7,15|| align=right|3,365||MBA||22. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46588)||1992 WR|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,137|| align=right|5,67|| align=right|3,511||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46589)||1992 WU|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,180|| align=right|4,91|| align=right|3,344||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46590)||1992 WP1|| align=right|12,5|| align=right|3,059|| align=right|0,113|| align=right|12,91|| align=right|5,350||MBA||17. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46591)||1992 WS1|| align=right|13,0|| align=right|3,126|| align=right|0,178|| align=right|6,29|| align=right|5,526||MBA||18. listopadu 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(46592)||1992 YP|| align=right|14,7|| align=right|2,283|| align=right|0,127|| align=right|5,54|| align=right|3,448||MBA||16. prosince 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(46593)||1992 YP1|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,077|| align=right|4,37|| align=right|3,498||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(46594)||1992 YP3|| align=right|14,0|| align=right|3,206|| align=right|0,157|| align=right|2,83|| align=right|5,739||MBA||24. prosince 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46595)||1992 YB4|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,207|| align=right|2,92|| align=right|3,567||MBA||29. prosince 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(46596)||1993 BD|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,139|| align=right|6,95|| align=right|3,556||MBA||16. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(46597)||1993 DK2|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,335|| align=right|28,09|| align=right|4,142||MBA||24. února 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46598)||1993 FT2|| align=right|13,6|| align=right|2,331|| align=right|0,287|| align=right|21,05|| align=right|3,558||MBA||19. března 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(46599)||1993 FP10|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,146|| align=right|3,23|| align=right|3,742||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46600)||1993 FG14|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,162|| align=right|8,39|| align=right|4,065||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46601)||1993 FV15|| align=right|15,3|| align=right|2,482|| align=right|0,023|| align=right|4,21|| align=right|3,909||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46602)||1993 FP34|| align=right|13,7|| align=right|3,229|| align=right|0,037|| align=right|6,83|| align=right|5,801||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46603)||1993 FY41|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,120|| align=right|1,91|| align=right|3,770||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46604)||1993 FH56|| align=right|15,9|| align=right|2,731|| align=right|0,020|| align=right|5,13|| align=right|4,513||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46605)||1993 HQ1|| align=right|15,7|| align=right|1,977|| align=right|0,070|| align=right|19,12|| align=right|2,780||MBA||18. dubna 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46606)||1993 LK2|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,183|| align=right|6,75|| align=right|4,018||MBA||13. června 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46607)||1993 OY12|| align=right|13,6|| align=right|2,570|| align=right|0,077|| align=right|13,76|| align=right|4,120||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46608)||1993 RA2|| align=right|14,8|| align=right|2,653|| align=right|0,325|| align=right|4,44|| align=right|4,320||MBA||12. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46609)||1993 SQ1|| align=right|13,7|| align=right|2,723|| align=right|0,188|| align=right|9,79|| align=right|4,491||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46610) Bésixdouze||1993 TQ1|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,181|| align=right|2,41|| align=right|3,422||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46611)||1993 TH4|| align=right|14,1|| align=right|2,773|| align=right|0,105|| align=right|3,34|| align=right|4,617||MBA||8. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46612)||1993 TS16|| align=right|14,7|| align=right|2,793|| align=right|0,036|| align=right|2,78|| align=right|4,668||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46613)||1993 TA17|| align=right|14,1|| align=right|2,807|| align=right|0,221|| align=right|7,52|| align=right|4,701||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46614)||1993 TV27|| align=right|14,5|| align=right|2,711|| align=right|0,043|| align=right|2,53|| align=right|4,463||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46615)||1993 TT32|| align=right|14,6|| align=right|2,902|| align=right|0,039|| align=right|4,09|| align=right|4,943||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46616)||1994 AM|| align=right|12,8|| align=right|3,124|| align=right|0,205|| align=right|14,65|| align=right|5,522||MBA||2. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46617)||1994 BD1|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,146|| align=right|6,47|| align=right|3,260||MBA||19. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46618)||1994 CF16|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,082|| align=right|8,18|| align=right|5,595||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46619)||1994 CR16|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,156|| align=right|2,63|| align=right|3,590||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46620)||1994 EL1|| align=right|14,3|| align=right|2,189|| align=right|0,139|| align=right|4,94|| align=right|3,239||MBA||6. března 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46621)||1994 EC7|| align=right|15,2|| align=right|2,249|| align=right|0,113|| align=right|5,80|| align=right|3,372||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(46622)||1994 EF7|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,089|| align=right|5,73|| align=right|3,502||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(46623)||1994 GV10|| align=right|14,7|| align=right|2,340|| align=right|0,139|| align=right|9,99|| align=right|3,578||MBA||14. dubna 1994||Palomar||PCAS
|-
|(46624)||1994 JV4|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,175|| align=right|0,89|| align=right|3,408||MBA||4. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46625)||1994 LM|| align=right|16,0|| align=right|1,919|| align=right|0,051|| align=right|19,83|| align=right|2,658||MBA||5. června 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46626)||1994 PL23|| align=right|14,6|| align=right|2,536|| align=right|0,151|| align=right|1,23|| align=right|4,039||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46627)||1994 PG24|| align=right|14,7|| align=right|2,402|| align=right|0,152|| align=right|1,78|| align=right|3,723||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46628)||1994 PD27|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,160|| align=right|9,92|| align=right|4,040||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46629)||1994 PS38|| align=right|13,0|| align=right|3,961|| align=right|0,242|| align=right|1,71|| align=right|7,881||HLD||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46630)||1994 SA11|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,103|| align=right|1,24|| align=right|4,173||MBA||29. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46631)||1994 TQ3|| align=right|13,0|| align=right|2,533|| align=right|0,120|| align=right|12,92|| align=right|4,031||MBA||5. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46632)||1994 TN15|| align=right|16,1|| align=right|2,554|| align=right|0,108|| align=right|1,26|| align=right|4,081||MBA||14. října 1994||Kiso||Kiso
|-
|(46633)||1994 VH1|| align=right|14,1|| align=right|2,635|| align=right|0,062|| align=right|4,11|| align=right|4,276||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46634)||1994 VR2|| align=right|13,1|| align=right|2,546|| align=right|0,096|| align=right|12,92|| align=right|4,062||MBA||1. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46635)||1994 WK2|| align=right|13,2|| align=right|2,732|| align=right|0,225|| align=right|9,79|| align=right|4,516||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46636)||1994 WD3|| align=right|14,5|| align=right|2,631|| align=right|0,169|| align=right|13,58|| align=right|4,268||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46637)||1994 WJ12|| align=right|13,3|| align=right|2,535|| align=right|0,230|| align=right|9,04|| align=right|4,037||MBA||27. listopadu 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(46638)||1995 BO3|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,184|| align=right|3,93|| align=right|4,362||MBA||31. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46639)||1995 BN4|| align=right|13,3|| align=right|2,685|| align=right|0,168|| align=right|10,80|| align=right|4,398||MBA||28. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46640)||1995 DU|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,041|| align=right|10,10|| align=right|5,133||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46641)||1995 EY|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,276|| align=right|4,48|| align=right|4,276||MBA||5. března 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46642)||1995 FU4|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,053|| align=right|11,67|| align=right|5,120||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46643) Yanase||1995 KM|| align=right|13,8|| align=right|2,981|| align=right|0,087|| align=right|10,11|| align=right|5,145||MBA||23. května 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(46644)||1995 OF|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,134|| align=right|6,11|| align=right|3,495||MBA||19. července 1995||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(46645)||1995 OP1|| align=right|14,1|| align=right|2,942|| align=right|0,125|| align=right|4,57|| align=right|5,045||MBA||19. července 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46646)||1995 OC8|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,192|| align=right|3,94|| align=right|3,368||MBA||25. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46647)||1995 QP3|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,194|| align=right|5,36|| align=right|3,483||MBA||28. srpna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(46648)||1995 SY|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,096|| align=right|5,21|| align=right|3,558||MBA||22. září 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(46649)||1995 SN4|| align=right|14,4|| align=right|2,253|| align=right|0,144|| align=right|5,27|| align=right|3,380||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46650)||1995 SR19|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,169|| align=right|2,51|| align=right|3,687||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46651)||1995 SV26|| align=right|16,6|| align=right|2,370|| align=right|0,193|| align=right|2,10|| align=right|3,648||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46652)||1995 SV30|| align=right|16,4|| align=right|2,780|| align=right|0,161|| align=right|4,53|| align=right|4,633||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46653)||1995 SE33|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,139|| align=right|6,92|| align=right|3,425||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46654)||1995 UB8|| align=right|14,7|| align=right|2,334|| align=right|0,124|| align=right|4,15|| align=right|3,565||MBA||26. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(46655)||1995 UR9|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,103|| align=right|5,06|| align=right|3,691||MBA||16. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46656)||1995 WT6|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,115|| align=right|5,24|| align=right|3,708||MBA||28. listopadu 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(46657)||1995 WM17|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,209|| align=right|2,42|| align=right|3,648||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46658)||1995 YH12|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,170|| align=right|3,12|| align=right|3,688||MBA||19. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46659)||1996 BB5|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,161|| align=right|7,02|| align=right|4,455||MBA||16. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46660)||1996 BM17|| align=right|14,6|| align=right|2,521|| align=right|0,132|| align=right|4,93|| align=right|4,001||MBA||25. ledna 1996||Socorro||Socorro
|-
|(46661)||1996 CP1|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,118|| align=right|6,58|| align=right|4,078||MBA||12. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46662)||1996 DO|| align=right|14,3|| align=right|2,629|| align=right|0,118|| align=right|3,48|| align=right|4,262||MBA||19. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46663)||1996 DR2|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,069|| align=right|4,35|| align=right|4,277||MBA||26. února 1996||Kleť||Klet
|-
|(46664)||1996 EK10|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,064|| align=right|3,22|| align=right|4,279||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46665)||1996 FD|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,130|| align=right|14,39|| align=right|4,080||MBA||16. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(46666)||1996 FX21|| align=right|14,8|| align=right|2,949|| align=right|0,061|| align=right|2,65|| align=right|5,064||MBA||24. března 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46667)||1996 HM2|| align=right|14,0|| align=right|2,679|| align=right|0,144|| align=right|2,69|| align=right|4,384||MBA||18. dubna 1996||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46668)||1996 HM10|| align=right|14,0|| align=right|2,661|| align=right|0,223|| align=right|12,26|| align=right|4,340||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46669)||1996 LK|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,113|| align=right|13,06|| align=right|5,299||MBA||6. června 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46670)||1996 NU|| align=right|12,4|| align=right|3,184|| align=right|0,082|| align=right|17,59|| align=right|5,681||MBA||15. července 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(46671)||1996 NW3|| align=right|14,8|| align=right|3,209|| align=right|0,181|| align=right|0,05|| align=right|5,747||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46672)||1996 OA|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,121|| align=right|3,85|| align=right|5,464||MBA||16. července 1996||Kleť||Klet
|-
|(46673)||1996 OL2|| align=right|13,9|| align=right|3,230|| align=right|0,158|| align=right|8,76|| align=right|5,805||MBA||23. července 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(46674)||1996 PY8|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,070|| align=right|5,61|| align=right|5,454||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46675)||1996 QO|| align=right|14,7|| align=right|3,152|| align=right|0,180|| align=right|2,81|| align=right|5,594||MBA||17. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(46676)||1996 RF29|| align=right|11,8|| align=right|5,229|| align=right|0,116|| align=right|11,46|| align=right|11,96||JUT||11. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(46677)||1996 TK6|| align=right|14,3|| align=right|3,145|| align=right|0,127|| align=right|11,26|| align=right|5,576||MBA||7. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46678)||1996 TZ8|| align=right|12,9|| align=right|3,218|| align=right|0,057|| align=right|20,60|| align=right|5,773||MBA||12. října 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(46679)||1996 TE30|| align=right|16,3|| align=right|2,202|| align=right|0,126|| align=right|5,56|| align=right|3,267||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46680)||1996 YV|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,074|| align=right|4,96|| align=right|3,490||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46681)||1997 AN5|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,127|| align=right|5,66|| align=right|3,387||MBA||7. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46682)||1997 AV5|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,094|| align=right|3,48|| align=right|3,512||MBA||1. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46683)||1997 AK8|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,183|| align=right|3,71|| align=right|3,735||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46684)||1997 AX8|| align=right|16,2|| align=right|2,251|| align=right|0,148|| align=right|4,95|| align=right|3,377||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46685)||1997 AG13|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,122|| align=right|6,52|| align=right|3,600||MBA||11. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46686)||1997 AS13|| align=right|15,8|| align=right|2,206|| align=right|0,162|| align=right|5,01|| align=right|3,277||MBA||10. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(46687)||1997 AP18|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,142|| align=right|3,12|| align=right|3,639||MBA||15. ledna 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(46688)||1997 AB19|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,208|| align=right|2,19|| align=right|3,643||MBA||10. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46689)||1997 AL19|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,072|| align=right|6,18|| align=right|3,485||MBA||13. ledna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(46690)||1997 AN23|| align=right|15,1|| align=right|2,236|| align=right|0,085|| align=right|3,99|| align=right|3,343||MBA||14. ledna 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(46691)||1997 BK3|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,150|| align=right|1,41|| align=right|3,564||MBA||30. ledna 1997||Sormano||P. Sicoli; V. Giuliani
|-
|(46692) Taormina||1997 CW1|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,084|| align=right|7,99|| align=right|3,774||MBA||2. února 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(46693)||1997 CK4|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,063|| align=right|7,49|| align=right|3,543||MBA||4. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46694)||1997 CS9|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,074|| align=right|6,91|| align=right|3,549||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46695)||1997 CX13|| align=right|16,0|| align=right|2,400|| align=right|0,097|| align=right|5,55|| align=right|3,717||MBA||4. února 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(46696)||1997 CF20|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,058|| align=right|6,29|| align=right|3,628||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46697)||1997 CM20|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,150|| align=right|3,20|| align=right|3,720||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46698)||1997 CT25|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,154|| align=right|7,39|| align=right|3,408||MBA||13. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46699)||1997 CL26|| align=right|15,0|| align=right|2,387|| align=right|0,153|| align=right|5,11|| align=right|3,686||MBA||14. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46700)||1997 CK27|| align=right|15,7|| align=right|2,278|| align=right|0,096|| align=right|5,49|| align=right|3,437||MBA||8. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(46701)||1997 CP29|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,063|| align=right|5,78|| align=right|3,612||MBA||7. února 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(46702) Linapucci||1997 DX|| align=right|15,2|| align=right|2,295|| align=right|0,140|| align=right|6,05|| align=right|3,477||MBA||28. února 1997||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(46703)||1997 EC|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,128|| align=right|6,49|| align=right|3,454||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46704)||1997 EL5|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,233|| align=right|2,47|| align=right|3,660||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46705)||1997 EE37|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,098|| align=right|5,02|| align=right|3,549||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46706)||1997 ET41|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,144|| align=right|1,90|| align=right|3,442||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46707)||1997 FH3|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,053|| align=right|7,68|| align=right|3,770||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46708)||1997 FP4|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,138|| align=right|2,16|| align=right|4,040||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46709)||1997 GU6|| align=right|14,6|| align=right|2,441|| align=right|0,109|| align=right|8,09|| align=right|3,814||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46710)||1997 GB7|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,012|| align=right|3,31|| align=right|3,663||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46711)||1997 GW7|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,145|| align=right|3,42|| align=right|3,806||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46712)||1997 GY14|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,119|| align=right|7,23|| align=right|3,767||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46713)||1997 GO19|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,068|| align=right|1,40|| align=right|3,727||MBA||5. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46714)||1997 HF7|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,180|| align=right|1,47|| align=right|3,553||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46715)||1997 HE13|| align=right|14,8|| align=right|3,125|| align=right|0,144|| align=right|0,35|| align=right|5,523||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46716)||1997 NX|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,089|| align=right|14,99|| align=right|4,435||MBA||3. července 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(46717)||1997 NY5|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,100|| align=right|6,40|| align=right|4,580||MBA||7. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46718)||1997 NK6|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,096|| align=right|7,44|| align=right|4,576||MBA||9. července 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(46719) Plantade||1997 PJ|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,120|| align=right|7,26|| align=right|4,540||MBA||1. srpna 1997||Pises||Pises
|-
|(46720)||1997 PO4|| align=right|15,2|| align=right|2,991|| align=right|0,283|| align=right|3,67|| align=right|5,173||MBA||13. srpna 1997||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(46721)||1997 QW3|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,263|| align=right|1,26|| align=right|5,435||MBA||30. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(46722)||1997 RA1|| align=right|13,6|| align=right|3,067|| align=right|0,028|| align=right|8,85|| align=right|5,370||MBA||2. září 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(46723)||1997 RS2|| align=right|14,7|| align=right|3,084|| align=right|0,030|| align=right|7,66|| align=right|5,415||MBA||5. září 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46724)||1997 SU7|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,116|| align=right|10,54|| align=right|5,622||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46725)||1997 SS13|| align=right|13,7|| align=right|2,999|| align=right|0,092|| align=right|9,35|| align=right|5,194||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46726)||1997 SA22|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,205|| align=right|4,54|| align=right|5,126||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46727)||1997 SN25|| align=right|13,2|| align=right|2,929|| align=right|0,097|| align=right|0,99|| align=right|5,012||MBA||30. září 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(46728)||1997 SJ29|| align=right|13,7|| align=right|2,956|| align=right|0,070|| align=right|9,31|| align=right|5,081||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46729)||1997 SJ31|| align=right|15,2|| align=right|3,039|| align=right|0,038|| align=right|0,71|| align=right|5,296||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46730)||1997 TY16|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,096|| align=right|16,95|| align=right|5,597||MBA||9. října 1997||Kleť||Klet
|-
|(46731) Prieurblanc||1997 TB18|| align=right|13,4|| align=right|2,974|| align=right|0,088|| align=right|9,67|| align=right|5,128||MBA||4. října 1997||Hottviller||C. Demeautis; P. Buttani
|-
|(46732)||1997 TD19|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,102|| align=right|2,22|| align=right|5,052||MBA||8. října 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(46733)||1997 TA20|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,138|| align=right|4,66|| align=right|5,667||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46734)||1997 TL25|| align=right|13,1|| align=right|3,089|| align=right|0,100|| align=right|22,30|| align=right|5,429||MBA||9. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46735)||1997 UG1|| align=right|13,4|| align=right|2,998|| align=right|0,079|| align=right|10,09|| align=right|5,191||MBA||21. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(46736)||1997 UD21|| align=right|14,4|| align=right|3,184|| align=right|0,155|| align=right|4,69|| align=right|5,680||MBA||31. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46737) Anpanman||1997 VO|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,129|| align=right|2,17|| align=right|5,633||MBA||1. listopadu 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(46738)||1997 VF1|| align=right|13,5|| align=right|2,897|| align=right|0,300|| align=right|15,56|| align=right|4,931||MBA||1. listopadu 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(46739)||1997 WH10|| align=right|15,0|| align=right|2,859|| align=right|0,013|| align=right|3,02|| align=right|4,833||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46740)||1997 WQ14|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,162|| align=right|5,46|| align=right|3,447||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46741)||1997 WM15|| align=right|15,0|| align=right|3,151|| align=right|0,168|| align=right|2,05|| align=right|5,593||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46742)||1997 WQ15|| align=right|15,0|| align=right|3,158|| align=right|0,179|| align=right|4,73|| align=right|5,611||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46743)||1997 WE36|| align=right|13,9|| align=right|3,240|| align=right|0,112|| align=right|5,80|| align=right|5,831||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46744)||1997 WP38|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,180|| align=right|0,82|| align=right|5,412||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46745)||1997 WK47|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,142|| align=right|3,88|| align=right|5,132||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(46746)||1998 BX24|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,205|| align=right|5,48|| align=right|4,125||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46747)||1998 DF9|| align=right|16,0|| align=right|2,184|| align=right|0,064|| align=right|5,01|| align=right|3,226||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(46748)||1998 DN23|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,228|| align=right|2,58|| align=right|3,539||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46749)||1998 DM33|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,238|| align=right|12,57|| align=right|4,329||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46750)||1998 EL14|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,245|| align=right|12,75|| align=right|4,309||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46751)||1998 FD30|| align=right|14,8|| align=right|2,178|| align=right|0,174|| align=right|4,02|| align=right|3,213||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46752)||1998 FM35|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,032|| align=right|3,08|| align=right|3,674||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46753)||1998 FL41|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,167|| align=right|3,47|| align=right|3,428||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46754)||1998 FX49|| align=right|16,1|| align=right|2,134|| align=right|0,098|| align=right|1,24|| align=right|3,118||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46755)||1998 FL50|| align=right|15,0|| align=right|2,173|| align=right|0,231|| align=right|6,53|| align=right|3,203||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46756)||1998 FP55|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,134|| align=right|2,34|| align=right|3,712||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46757)||1998 FX57|| align=right|15,3|| align=right|2,156|| align=right|0,217|| align=right|4,48|| align=right|3,164||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46758)||1998 FQ59|| align=right|16,0|| align=right|2,203|| align=right|0,124|| align=right|3,39|| align=right|3,270||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46759)||1998 FK65|| align=right|15,1|| align=right|2,230|| align=right|0,178|| align=right|4,85|| align=right|3,328||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46760)||1998 FK67|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,166|| align=right|6,00|| align=right|3,484||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46761)||1998 FC71|| align=right|15,8|| align=right|2,237|| align=right|0,115|| align=right|2,46|| align=right|3,345||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46762)||1998 FM78|| align=right|15,1|| align=right|2,182|| align=right|0,157|| align=right|4,35|| align=right|3,223||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46763)||1998 FE79|| align=right|14,7|| align=right|2,436|| align=right|0,244|| align=right|12,72|| align=right|3,801||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46764)||1998 FE95|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,136|| align=right|8,12|| align=right|3,341||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46765)||1998 FN109|| align=right|14,1|| align=right|2,178|| align=right|0,037|| align=right|4,48|| align=right|3,214||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46766)||1998 FU115|| align=right|15,6|| align=right|2,200|| align=right|0,060|| align=right|3,81|| align=right|3,263||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46767)||1998 FX115|| align=right|16,1|| align=right|2,163|| align=right|0,107|| align=right|5,36|| align=right|3,181||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46768)||1998 FK122|| align=right|16,3|| align=right|2,220|| align=right|0,098|| align=right|3,11|| align=right|3,307||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46769)||1998 HJ2|| align=right|16,3|| align=right|2,208|| align=right|0,154|| align=right|3,53|| align=right|3,281||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46770)||1998 HY5|| align=right|16,0|| align=right|2,178|| align=right|0,088|| align=right|5,66|| align=right|3,213||MBA||21. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46771)||1998 HM7|| align=right|14,9|| align=right|2,308|| align=right|0,299|| align=right|23,57|| align=right|3,506||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46772)||1998 HD8|| align=right|15,4|| align=right|2,204|| align=right|0,060|| align=right|4,29|| align=right|3,272||MBA||21. dubna 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(46773)||1998 HZ12|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,278|| align=right|5,77|| align=right|3,381||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46774)||1998 HO30|| align=right|14,8|| align=right|2,140|| align=right|0,206|| align=right|3,40|| align=right|3,129||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46775)||1998 HC42|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,206|| align=right|7,17|| align=right|3,358||MBA||24. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46776)||1998 HN49|| align=right|14,9|| align=right|2,303|| align=right|0,116|| align=right|3,47|| align=right|3,495||MBA||24. dubna 1998||Kleť||Klet
|-
|(46777)||1998 HO51|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,098|| align=right|3,75|| align=right|3,392||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46778)||1998 HR51|| align=right|15,4|| align=right|2,167|| align=right|0,122|| align=right|2,90|| align=right|3,189||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46779)||1998 HY51|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,242|| align=right|5,12|| align=right|3,613||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46780)||1998 HH52|| align=right|14,9|| align=right|2,156|| align=right|0,239|| align=right|7,13|| align=right|3,165||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46781)||1998 HH86|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,090|| align=right|6,04|| align=right|3,334||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46782)||1998 HJ98|| align=right|15,5|| align=right|2,199|| align=right|0,095|| align=right|3,43|| align=right|3,261||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46783)||1998 HU101|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,210|| align=right|6,45|| align=right|3,483||MBA||24. dubna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(46784)||1998 HK117|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,104|| align=right|7,34|| align=right|3,379||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46785)||1998 HQ117|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,139|| align=right|5,20|| align=right|3,247||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46786)||1998 HH125|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,069|| align=right|8,37|| align=right|3,307||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46787)||1998 HL129|| align=right|14,5|| align=right|2,531|| align=right|0,239|| align=right|7,41|| align=right|4,026||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46788)||1998 HP139|| align=right|14,8|| align=right|2,197|| align=right|0,077|| align=right|3,63|| align=right|3,256||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46789)||1998 HG141|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,127|| align=right|6,15|| align=right|3,398||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46790)||1998 HG149|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,209|| align=right|4,69|| align=right|3,365||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46791)||1998 HW149|| align=right|14,7|| align=right|2,302|| align=right|0,109|| align=right|5,97|| align=right|3,491||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46792)||1998 HK153|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,298|| align=right|13,90|| align=right|4,084||MBA||24. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46793) Phinney||1998 JP|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,182|| align=right|6,56|| align=right|3,382||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(46794)||1998 JW2|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,116|| align=right|6,13|| align=right|3,504||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46795)||1998 JW4|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,223|| align=right|5,39|| align=right|3,554||MBA||1. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46796)||1998 KU|| align=right|14,2|| align=right|2,304|| align=right|0,083|| align=right|8,06|| align=right|3,498||MBA||19. května 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(46797)||1998 KA4|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,157|| align=right|7,97|| align=right|3,362||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46798)||1998 KU4|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,151|| align=right|7,74|| align=right|3,467||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46799)||1998 KY8|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,168|| align=right|7,96|| align=right|3,516||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46800)||1998 KH27|| align=right|14,5|| align=right|2,155|| align=right|0,157|| align=right|3,45|| align=right|3,163||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46801)||1998 KP29|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,127|| align=right|5,19|| align=right|3,296||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46802)||1998 KX30|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,115|| align=right|2,84|| align=right|3,518||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46803)||1998 KL33|| align=right|15,7|| align=right|2,243|| align=right|0,081|| align=right|6,77|| align=right|3,359||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46804)||1998 KH34|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,120|| align=right|4,86|| align=right|3,505||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46805)||1998 KX34|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,093|| align=right|7,28|| align=right|3,479||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46806)||1998 KJ39|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,209|| align=right|6,58|| align=right|3,626||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46807)||1998 KT45|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,258|| align=right|4,87|| align=right|3,595||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46808)||1998 KX45|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,172|| align=right|2,83|| align=right|3,436||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46809)||1998 KD47|| align=right|15,2|| align=right|2,246|| align=right|0,147|| align=right|3,99|| align=right|3,366||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46810)||1998 KK47|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,172|| align=right|7,48|| align=right|3,431||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46811)||1998 KY47|| align=right|14,4|| align=right|2,230|| align=right|0,127|| align=right|4,69|| align=right|3,330||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46812)||1998 KO64|| align=right|15,7|| align=right|2,234|| align=right|0,072|| align=right|4,92|| align=right|3,338||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46813)||1998 KQ64|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,222|| align=right|7,54|| align=right|3,503||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46814)||1998 KS64|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,187|| align=right|3,26|| align=right|3,540||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46815)||1998 MG3|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,203|| align=right|3,32|| align=right|3,536||MBA||21. června 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(46816)||1998 MR13|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,208|| align=right|12,32|| align=right|3,585||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46817)||1998 MG16|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,224|| align=right|2,75|| align=right|3,725||MBA||24. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46818)||1998 MZ24|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,332|| align=right|21,53|| align=right|3,569||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46819)||1998 MH27|| align=right|14,2|| align=right|2,330|| align=right|0,180|| align=right|6,50|| align=right|3,556||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46820)||1998 MK28|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,176|| align=right|1,72|| align=right|3,703||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46821)||1998 MV31|| align=right|14,6|| align=right|2,347|| align=right|0,177|| align=right|12,32|| align=right|3,596||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46822)||1998 MQ32|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,200|| align=right|12,40|| align=right|4,279||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46823)||1998 MN35|| align=right|15,6|| align=right|2,309|| align=right|0,058|| align=right|2,74|| align=right|3,508||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46824)||1998 MT38|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,085|| align=right|5,41|| align=right|3,731||MBA||26. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46825)||1998 OJ2|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,051|| align=right|5,96|| align=right|3,747||MBA||25. července 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46826)||1998 OC7|| align=right|15,3|| align=right|2,438|| align=right|0,118|| align=right|8,12|| align=right|3,805||MBA||28. července 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46827)||1998 OJ7|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,155|| align=right|5,27|| align=right|3,747||MBA||28. července 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46828)||1998 OU10|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|7,64|| align=right|3,739||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46829)||1998 OS14|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,180|| align=right|5,60|| align=right|3,718||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46830)||1998 PU|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,206|| align=right|6,12|| align=right|3,707||MBA||15. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46831)||1998 QH|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,102|| align=right|7,44|| align=right|3,726||MBA||17. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46832)||1998 QQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,192|| align=right|4,47|| align=right|3,781||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(46833)||1998 QB8|| align=right|14,7|| align=right|2,437|| align=right|0,147|| align=right|5,39|| align=right|3,803||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46834)||1998 QL11|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,153|| align=right|0,31|| align=right|3,793||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46835)||1998 QR11|| align=right|15,1|| align=right|2,408|| align=right|0,199|| align=right|3,56|| align=right|3,737||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46836)||1998 QM12|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,108|| align=right|7,59|| align=right|3,672||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46837)||1998 QB13|| align=right|15,0|| align=right|2,336|| align=right|0,071|| align=right|6,89|| align=right|3,569||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46838)||1998 QS13|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,225|| align=right|0,71|| align=right|3,764||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46839)||1998 QB14|| align=right|14,8|| align=right|2,465|| align=right|0,239|| align=right|5,75|| align=right|3,869||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46840)||1998 QZ17|| align=right|14,3|| align=right|2,343|| align=right|0,070|| align=right|4,95|| align=right|3,585||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46841)||1998 QE19|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,095|| align=right|11,10|| align=right|4,083||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46842)||1998 QK20|| align=right|14,8|| align=right|2,486|| align=right|0,059|| align=right|3,16|| align=right|3,919||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46843)||1998 QO22|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,206|| align=right|3,73|| align=right|3,721||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46844)||1998 QW22|| align=right|14,3|| align=right|2,301|| align=right|0,091|| align=right|3,88|| align=right|3,489||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46845)||1998 QB24|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,117|| align=right|5,71|| align=right|3,702||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46846)||1998 QN24|| align=right|14,8|| align=right|2,526|| align=right|0,071|| align=right|5,96|| align=right|4,013||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46847)||1998 QM26|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,183|| align=right|2,80|| align=right|3,745||MBA||25. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(46848)||1998 QQ35|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,203|| align=right|2,59|| align=right|3,753||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46849)||1998 QD36|| align=right|15,1|| align=right|2,566|| align=right|0,172|| align=right|8,22|| align=right|4,109||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46850)||1998 QO37|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,216|| align=right|6,45|| align=right|4,045||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46851)||1998 QN39|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,197|| align=right|2,78|| align=right|3,868||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46852)||1998 QC41|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,123|| align=right|9,59|| align=right|4,422||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46853)||1998 QC42|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,201|| align=right|6,76|| align=right|3,763||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46854)||1998 QY42|| align=right|14,3|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|10,73|| align=right|3,691||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46855)||1998 QR44|| align=right|15,6|| align=right|2,472|| align=right|0,178|| align=right|4,28|| align=right|3,886||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46856)||1998 QK45|| align=right|15,2|| align=right|2,461|| align=right|0,185|| align=right|5,52|| align=right|3,860||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46857)||1998 QN45|| align=right|14,6|| align=right|2,376|| align=right|0,110|| align=right|12,03|| align=right|3,663||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46858)||1998 QB50|| align=right|14,5|| align=right|2,418|| align=right|0,109|| align=right|8,10|| align=right|3,758||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46859)||1998 QB51|| align=right|15,3|| align=right|2,448|| align=right|0,180|| align=right|5,12|| align=right|3,830||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46860)||1998 QP60|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,122|| align=right|5,68|| align=right|3,804||MBA||27. srpna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(46861)||1998 QJ73|| align=right|14,1|| align=right|2,620|| align=right|0,105|| align=right|11,75|| align=right|4,241||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46862)||1998 QP74|| align=right|14,0|| align=right|2,544|| align=right|0,099|| align=right|12,31|| align=right|4,057||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46863)||1998 QE75|| align=right|13,7|| align=right|2,656|| align=right|0,076|| align=right|14,49|| align=right|4,328||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46864)||1998 QV86|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,122|| align=right|14,32|| align=right|4,222||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46865)||1998 QZ86|| align=right|16,0|| align=right|2,460|| align=right|0,188|| align=right|11,54|| align=right|3,857||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46866)||1998 QW87|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,106|| align=right|14,08|| align=right|4,072||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46867)||1998 QN91|| align=right|14,5|| align=right|2,522|| align=right|0,226|| align=right|14,48|| align=right|4,006||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46868)||1998 QM93|| align=right|14,0|| align=right|2,523|| align=right|0,171|| align=right|15,83|| align=right|4,008||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46869)||1998 QC97|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,116|| align=right|5,80|| align=right|3,700||MBA||23. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46870)||1998 QC100|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,180|| align=right|6,23|| align=right|3,841||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46871)||1998 QF100|| align=right|14,2|| align=right|2,636|| align=right|0,160|| align=right|12,24|| align=right|4,280||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46872)||1998 QP101|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,056|| align=right|3,77|| align=right|4,354||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46873)||1998 QZ101|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,027|| align=right|9,92|| align=right|4,091||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46874)||1998 QC103|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,208|| align=right|3,35|| align=right|4,230||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46875)||1998 QD104|| align=right|14,1|| align=right|2,544|| align=right|0,229|| align=right|8,22|| align=right|4,058||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46876)||1998 QV104|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,153|| align=right|5,32|| align=right|4,260||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46877)||1998 RU|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,090|| align=right|6,75|| align=right|3,683||MBA||12. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46878)||1998 RD4|| align=right|14,3|| align=right|2,588|| align=right|0,250|| align=right|17,58|| align=right|4,162||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46879)||1998 RZ4|| align=right|15,1|| align=right|1,949|| align=right|0,066|| align=right|22,77|| align=right|2,721||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46880)||1998 RC5|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,236|| align=right|6,11|| align=right|4,097||MBA||15. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(46881)||1998 RU5|| align=right|14,6|| align=right|2,574|| align=right|0,089|| align=right|9,84|| align=right|4,129||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46882)||1998 RL9|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,048|| align=right|5,81|| align=right|3,869||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46883)||1998 RT15|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,118|| align=right|8,53|| align=right|4,135||MBA||1. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46884)||1998 RY16|| align=right|15,2|| align=right|2,451|| align=right|0,206|| align=right|3,38|| align=right|3,836||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46885)||1998 RR18|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,197|| align=right|3,11|| align=right|4,181||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46886)||1998 RU29|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,116|| align=right|4,38|| align=right|4,061||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46887)||1998 RV29|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,106|| align=right|7,50|| align=right|4,146||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46888)||1998 RG37|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,195|| align=right|4,86|| align=right|3,765||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46889)||1998 RD43|| align=right|14,7|| align=right|2,737|| align=right|0,081|| align=right|3,89|| align=right|4,526||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46890)||1998 RK48|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,129|| align=right|3,93|| align=right|4,211||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46891)||1998 RV50|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,103|| align=right|2,48|| align=right|4,244||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46892)||1998 RJ51|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,048|| align=right|4,16|| align=right|4,196||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46893)||1998 RF52|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,169|| align=right|12,72|| align=right|4,120||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46894)||1998 RG52|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,282|| align=right|5,35|| align=right|4,222||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46895)||1998 RX52|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,128|| align=right|3,73|| align=right|4,284||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46896)||1998 RR53|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,199|| align=right|7,29|| align=right|4,220||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46897)||1998 RP55|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,005|| align=right|4,70|| align=right|4,088||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46898)||1998 RW57|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,113|| align=right|1,78|| align=right|4,039||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46899)||1998 RF60|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,225|| align=right|3,40|| align=right|4,240||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46900)||1998 RG60|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,270|| align=right|4,20|| align=right|4,111||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46901)||1998 RQ60|| align=right|14,4|| align=right|2,707|| align=right|0,057|| align=right|4,08|| align=right|4,454||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46902)||1998 RY60|| align=right|14,2|| align=right|2,547|| align=right|0,175|| align=right|13,64|| align=right|4,063||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46903)||1998 RQ61|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,155|| align=right|3,97|| align=right|4,186||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46904)||1998 RG63|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,264|| align=right|5,69|| align=right|4,096||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46905)||1998 RT63|| align=right|13,5|| align=right|2,527|| align=right|0,116|| align=right|12,12|| align=right|4,017||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46906)||1998 RG66|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,130|| align=right|12,16|| align=right|4,036||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46907)||1998 RQ70|| align=right|13,7|| align=right|2,658|| align=right|0,122|| align=right|11,81|| align=right|4,333||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46908)||1998 RV71|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,077|| align=right|1,60|| align=right|4,111||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46909)||1998 RF72|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,082|| align=right|14,96|| align=right|4,061||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46910)||1998 RM72|| align=right|15,6|| align=right|2,512|| align=right|0,061|| align=right|2,24|| align=right|3,981||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46911)||1998 RW72|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,223|| align=right|1,89|| align=right|4,178||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46912)||1998 RY72|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,113|| align=right|2,48|| align=right|4,313||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46913)||1998 RD74|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,141|| align=right|4,17|| align=right|4,238||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46914)||1998 RX74|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,164|| align=right|1,42|| align=right|4,297||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46915)||1998 RK75|| align=right|13,3|| align=right|2,666|| align=right|0,108|| align=right|11,49|| align=right|4,351||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46916)||1998 RG77|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,053|| align=right|6,45|| align=right|4,133||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46917)||1998 SA|| align=right|14,5|| align=right|2,527|| align=right|0,244|| align=right|4,30|| align=right|4,017||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46918)||1998 SC|| align=right|13,4|| align=right|2,739|| align=right|0,218|| align=right|10,02|| align=right|4,531||MBA||16. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(46919)||1998 SN3|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,118|| align=right|5,98|| align=right|4,509||MBA||17. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46920)||1998 SX12|| align=right|13,5|| align=right|2,651|| align=right|0,025|| align=right|27,57|| align=right|4,316||MBA||23. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(46921)||1998 SW13|| align=right|14,3|| align=right|2,851|| align=right|0,242|| align=right|15,96|| align=right|4,813||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46922)||1998 ST19|| align=right|15,0|| align=right|2,454|| align=right|0,115|| align=right|1,46|| align=right|3,845||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46923)||1998 SG24|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,080|| align=right|3,93|| align=right|3,738||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46924)||1998 SP26|| align=right|16,2|| align=right|2,600|| align=right|0,162|| align=right|0,61|| align=right|4,191||MBA||24. září 1998||Kleť||Klet
|-
|(46925)||1998 SS27|| align=right|12,6|| align=right|2,610|| align=right|0,048|| align=right|27,63|| align=right|4,217||MBA||25. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(46926)||1998 SR33|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,328|| align=right|12,89|| align=right|4,217||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46927)||1998 SP54|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,225|| align=right|4,22|| align=right|4,056||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46928)||1998 SJ57|| align=right|13,9|| align=right|2,580|| align=right|0,110|| align=right|13,77|| align=right|4,144||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46929)||1998 SO57|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,112|| align=right|2,40|| align=right|4,126||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46930)||1998 SV58|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,174|| align=right|5,68|| align=right|4,275||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46931)||1998 SW59|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,249|| align=right|5,88|| align=right|4,013||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46932)||1998 SZ60|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,208|| align=right|5,44|| align=right|4,241||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46933)||1998 SP62|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,059|| align=right|5,84|| align=right|4,572||MBA||20. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46934)||1998 SN63|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,173|| align=right|2,41|| align=right|4,123||MBA||29. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46935)||1998 SL65|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,036|| align=right|4,10|| align=right|3,775||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46936)||1998 SN67|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,169|| align=right|15,65|| align=right|4,311||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46937)||1998 SA71|| align=right|14,3|| align=right|2,559|| align=right|0,133|| align=right|9,58|| align=right|4,094||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46938)||1998 SP71|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,051|| align=right|1,61|| align=right|4,360||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46939)||1998 SM73|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,123|| align=right|5,40|| align=right|4,492||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46940)||1998 SK74|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,153|| align=right|4,57|| align=right|4,645||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46941)||1998 SQ74|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,044|| align=right|4,56|| align=right|4,501||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46942)||1998 SL75|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,205|| align=right|3,62|| align=right|4,349||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46943)||1998 SZ99|| align=right|13,9|| align=right|2,574|| align=right|0,115|| align=right|12,58|| align=right|4,129||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46944)||1998 SO102|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,117|| align=right|8,51|| align=right|4,483||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46945)||1998 SB107|| align=right|14,3|| align=right|2,707|| align=right|0,048|| align=right|6,13|| align=right|4,454||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46946)||1998 SR111|| align=right|13,5|| align=right|2,674|| align=right|0,103|| align=right|13,43|| align=right|4,373||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46947)||1998 SZ111|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,204|| align=right|8,05|| align=right|4,180||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46948)||1998 SU114|| align=right|15,3|| align=right|2,661|| align=right|0,084|| align=right|3,61|| align=right|4,341||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46949)||1998 SL117|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,104|| align=right|10,08|| align=right|4,173||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46950)||1998 SA118|| align=right|13,5|| align=right|2,690|| align=right|0,108|| align=right|8,66|| align=right|4,412||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46951)||1998 SQ118|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,221|| align=right|7,43|| align=right|4,111||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46952)||1998 SQ119|| align=right|15,9|| align=right|2,535|| align=right|0,175|| align=right|2,73|| align=right|4,035||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46953)||1998 SB121|| align=right|14,1|| align=right|2,695|| align=right|0,109|| align=right|6,47|| align=right|4,424||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46954)||1998 SL121|| align=right|15,1|| align=right|2,815|| align=right|0,161|| align=right|11,94|| align=right|4,722||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46955)||1998 SS121|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,106|| align=right|4,22|| align=right|4,493||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46956)||1998 SQ123|| align=right|15,8|| align=right|2,623|| align=right|0,236|| align=right|3,29|| align=right|4,249||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46957)||1998 SD129|| align=right|13,9|| align=right|2,608|| align=right|0,174|| align=right|13,45|| align=right|4,212||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46958)||1998 SM129|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,075|| align=right|2,49|| align=right|4,400||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46959)||1998 SW129|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,145|| align=right|13,15|| align=right|4,376||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46960)||1998 ST130|| align=right|13,9|| align=right|2,707|| align=right|0,023|| align=right|12,70|| align=right|4,454||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46961)||1998 SC132|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,196|| align=right|4,04|| align=right|3,308||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46962)||1998 SD132|| align=right|14,2|| align=right|2,598|| align=right|0,162|| align=right|4,38|| align=right|4,187||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46963)||1998 SJ132|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,051|| align=right|4,45|| align=right|4,521||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46964)||1998 SE134|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,117|| align=right|4,15|| align=right|4,302||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46965)||1998 SN134|| align=right|14,3|| align=right|2,433|| align=right|0,082|| align=right|5,06|| align=right|3,794||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46966)||1998 SP134|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,133|| align=right|3,40|| align=right|3,784||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46967)||1998 SR134|| align=right|15,2|| align=right|2,478|| align=right|0,216|| align=right|4,56|| align=right|3,901||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46968)||1998 SJ135|| align=right|14,8|| align=right|2,523|| align=right|0,176|| align=right|5,17|| align=right|4,007||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46969)||1998 SP137|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,182|| align=right|4,99|| align=right|4,414||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46970)||1998 SW137|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,037|| align=right|5,96|| align=right|4,425||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46971)||1998 SE138|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,084|| align=right|5,62|| align=right|4,548||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46972)||1998 SV138|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,117|| align=right|9,55|| align=right|4,131||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46973)||1998 SE139|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,127|| align=right|12,30|| align=right|4,419||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46974)||1998 SA140|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,191|| align=right|12,11|| align=right|4,167||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46975)||1998 SC140|| align=right|14,1|| align=right|2,616|| align=right|0,149|| align=right|13,64|| align=right|4,230||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46976)||1998 SE140|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,109|| align=right|9,32|| align=right|4,064||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46977)||1998 SE144|| align=right|12,7|| align=right|2,792|| align=right|0,218|| align=right|8,84|| align=right|4,666||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46978)||1998 SD145|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,128|| align=right|4,25|| align=right|4,343||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46979)||1998 SL154|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,124|| align=right|13,62|| align=right|4,660||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46980)||1998 SW156|| align=right|14,4|| align=right|2,575|| align=right|0,144|| align=right|6,30|| align=right|4,131||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46981)||1998 SQ160|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,098|| align=right|4,30|| align=right|4,639||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46982)||1998 SP161|| align=right|14,5|| align=right|2,695|| align=right|0,143|| align=right|12,85|| align=right|4,424||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46983)||1998 SX161|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,174|| align=right|4,00|| align=right|4,005||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46984)||1998 SU162|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,085|| align=right|1,65|| align=right|4,403||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46985)||1998 SA163|| align=right|14,2|| align=right|2,673|| align=right|0,098|| align=right|5,76|| align=right|4,370||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(46986)||1998 SR163|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,275|| align=right|4,09|| align=right|4,110||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46987)||1998 SC167|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,081|| align=right|26,41|| align=right|4,385||MBA||25. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46988)||1998 TJ5|| align=right|14,4|| align=right|2,797|| align=right|0,108|| align=right|5,66|| align=right|4,676||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(46989)||1998 TO5|| align=right|13,8|| align=right|2,625|| align=right|0,165|| align=right|11,16|| align=right|4,252||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(46990)||1998 TY6|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,232|| align=right|8,74|| align=right|4,419||MBA||15. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(46991)||1998 TU17|| align=right|16,9|| align=right|2,554|| align=right|0,154|| align=right|1,13|| align=right|4,081||MBA||14. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46992)||1998 TZ17|| align=right|12,2|| align=right|2,665|| align=right|0,100|| align=right|13,80|| align=right|4,349||MBA||12. října 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46993)||1998 TF18|| align=right|14,8|| align=right|2,568|| align=right|0,192|| align=right|4,52|| align=right|4,116||MBA||13. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46994)||1998 TE27|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,105|| align=right|0,82|| align=right|4,547||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46995)||1998 TO28|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,244|| align=right|10,35|| align=right|4,080||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46996)||1998 TR28|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,083|| align=right|1,58|| align=right|4,358||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46997)||1998 TL29|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,131|| align=right|9,42|| align=right|5,371||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(46998)||1998 TM30|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,218|| align=right|2,62|| align=right|4,180||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46999)||1998 TA32|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,054|| align=right|2,88|| align=right|4,235||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47000)||1998 TH32|| align=right|13,9|| align=right|2,784|| align=right|0,130|| align=right|11,96|| align=right|4,643||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu, HLD – Hildina skupina, JUT – Jupiterův troján.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek